|-
|(23001)||1999 VS89|| align=right|14,0|| align=right|3,222|| align=right|0,099|| align=right|5,79|| align=right|5,782||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23002)||1999 VX92|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,055|| align=right|6,53|| align=right|3,727||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23003)||1999 VP106|| align=right|15,5|| align=right|2,360|| align=right|0,174|| align=right|1,85|| align=right|3,625||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23004)||1999 VH114|| align=right|14,4|| align=right|2,791|| align=right|0,149|| align=right|17,94|| align=right|4,662||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(23005)||1999 VJ114|| align=right|13,5|| align=right|2,560|| align=right|0,128|| align=right|12,84|| align=right|4,094||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(23006)||1999 VX137|| align=right|15,0|| align=right|2,895|| align=right|0,020|| align=right|2,13|| align=right|4,926||MBA||13. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23007)||1999 VC145|| align=right|15,5|| align=right|2,244|| align=right|0,136|| align=right|3,75|| align=right|3,361||MBA||13. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(23008)||1999 VA149|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,071|| align=right|2,32|| align=right|5,140||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23009)||1999 VL149|| align=right|13,5|| align=right|3,064|| align=right|0,072|| align=right|10,26|| align=right|5,363||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23010)||1999 VR158|| align=right|16,1|| align=right|2,282|| align=right|0,138|| align=right|4,71|| align=right|3,446||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23011)||1999 VG163|| align=right|15,0|| align=right|2,384|| align=right|0,167|| align=right|5,54|| align=right|3,680||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23012)||1999 VM166|| align=right|13,7|| align=right|3,195|| align=right|0,115|| align=right|6,13|| align=right|5,711||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23013)||1999 VP168|| align=right|15,2|| align=right|2,399|| align=right|0,178|| align=right|3,11|| align=right|3,716||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23014)||1999 VV173|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,179|| align=right|3,73|| align=right|4,125||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23015)||1999 VQ179|| align=right|14,3|| align=right|3,001|| align=right|0,073|| align=right|12,27|| align=right|5,199||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23016)||1999 VZ184|| align=right|14,9|| align=right|2,646|| align=right|0,030|| align=right|4,56|| align=right|4,304||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23017)||1999 VQ190|| align=right|14,8|| align=right|2,519|| align=right|0,136|| align=right|3,45|| align=right|3,998||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23018)||1999 VY190|| align=right|14,7|| align=right|2,419|| align=right|0,199|| align=right|3,88|| align=right|3,762||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23019)||1999 VQ201|| align=right|15,6|| align=right|2,705|| align=right|0,052|| align=right|5,83|| align=right|4,449||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23020)||1999 WY2|| align=right|14,6|| align=right|2,404|| align=right|0,221|| align=right|1,46|| align=right|3,727||MBA||27. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23021)||1999 WR3|| align=right|13,5|| align=right|2,749|| align=right|0,124|| align=right|3,19|| align=right|4,557||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23022)||1999 WJ4|| align=right|13,9|| align=right|2,854|| align=right|0,045|| align=right|1,54|| align=right|4,820||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23023)||1999 WA7|| align=right|13,9|| align=right|2,881|| align=right|0,018|| align=right|2,79|| align=right|4,888||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23024)||1999 WM7|| align=right|14,4|| align=right|2,984|| align=right|0,147|| align=right|2,49|| align=right|5,155||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23025)||1999 WR9|| align=right|12,6|| align=right|3,421|| align=right|0,092|| align=right|6,94|| align=right|6,326||MBA||30. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23026)||1999 WV9|| align=right|11,8|| align=right|2,994|| align=right|0,099|| align=right|11,21|| align=right|5,181||MBA||30. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23027)||1999 WV17|| align=right|13,7|| align=right|2,679|| align=right|0,202|| align=right|14,13|| align=right|4,384||MBA||30. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23028)||1999 XV3|| align=right|13,7|| align=right|3,368|| align=right|0,021|| align=right|3,64|| align=right|6,181||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(23029)||1999 XF4|| align=right|14,8|| align=right|2,975|| align=right|0,118|| align=right|1,60|| align=right|5,131||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(23030) Jimkennedy||1999 XR7|| align=right|11,9|| align=right|2,964|| align=right|0,124|| align=right|16,06|| align=right|5,102||MBA||4. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(23031)||1999 XX7|| align=right|15,4|| align=right|2,295|| align=right|0,220|| align=right|4,76|| align=right|3,475||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23032) Fossey||1999 XB8|| align=right|14,8|| align=right|2,756|| align=right|0,071|| align=right|7,18|| align=right|4,573||MBA||3. prosince 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(23033)||1999 XU10|| align=right|13,5|| align=right|3,089|| align=right|0,125|| align=right|11,86|| align=right|5,427||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(23034)||1999 XJ15|| align=right|14,5|| align=right|2,455|| align=right|0,199|| align=right|2,42|| align=right|3,847||MBA||5. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23035)||1999 XS17|| align=right|14,6|| align=right|2,537|| align=right|0,270|| align=right|6,38|| align=right|4,040||MBA||2. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23036)||1999 XF18|| align=right|14,5|| align=right|2,144|| align=right|0,146|| align=right|3,13|| align=right|3,139||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23037)||1999 XM18|| align=right|15,0|| align=right|2,440|| align=right|0,213|| align=right|3,33|| align=right|3,811||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23038)||1999 XD19|| align=right|14,6|| align=right|2,316|| align=right|0,198|| align=right|6,98|| align=right|3,523||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23039)||1999 XP20|| align=right|13,5|| align=right|2,745|| align=right|0,094|| align=right|3,80|| align=right|4,547||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23040)||1999 XK22|| align=right|14,8|| align=right|2,766|| align=right|0,013|| align=right|3,39|| align=right|4,599||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23041)||1999 XL22|| align=right|14,6|| align=right|2,954|| align=right|0,090|| align=right|3,98|| align=right|5,077||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23042)||1999 XR22|| align=right|14,3|| align=right|3,078|| align=right|0,034|| align=right|2,86|| align=right|5,399||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23043)||1999 XN25|| align=right|14,7|| align=right|3,144|| align=right|0,221|| align=right|1,67|| align=right|5,575||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23044)||1999 XS25|| align=right|14,4|| align=right|2,267|| align=right|0,191|| align=right|4,59|| align=right|3,413||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23045)||1999 XT27|| align=right|14,3|| align=right|2,861|| align=right|0,006|| align=right|2,34|| align=right|4,837||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23046)||1999 XN28|| align=right|14,2|| align=right|2,854|| align=right|0,060|| align=right|3,05|| align=right|4,820||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23047)||1999 XS28|| align=right|14,5|| align=right|2,736|| align=right|0,007|| align=right|6,08|| align=right|4,526||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23048)||1999 XE29|| align=right|14,3|| align=right|2,685|| align=right|0,112|| align=right|4,77|| align=right|4,400||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23049)||1999 XT30|| align=right|14,9|| align=right|2,737|| align=right|0,168|| align=right|10,26|| align=right|4,528||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23050)||1999 XJ36|| align=right|13,9|| align=right|2,940|| align=right|0,118|| align=right|2,03|| align=right|5,040||MBA||6. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23051)||1999 XF37|| align=right|13,2|| align=right|2,612|| align=right|0,127|| align=right|15,14|| align=right|4,222||MBA||7. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(23052)||1999 XK37|| align=right|12,8|| align=right|2,603|| align=right|0,124|| align=right|15,62|| align=right|4,198||MBA||7. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(23053)||1999 XD42|| align=right|14,0|| align=right|3,178|| align=right|0,138|| align=right|7,39|| align=right|5,666||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23054)||1999 XE42|| align=right|15,2|| align=right|2,869|| align=right|0,084|| align=right|2,25|| align=right|4,858||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23055)||1999 XF43|| align=right|15,5|| align=right|2,416|| align=right|0,166|| align=right|2,51|| align=right|3,755||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23056)||1999 XL44|| align=right|13,9|| align=right|2,842|| align=right|0,035|| align=right|1,13|| align=right|4,789||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23057)||1999 XB45|| align=right|15,0|| align=right|2,582|| align=right|0,173|| align=right|6,81|| align=right|4,147||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23058)||1999 XP45|| align=right|13,4|| align=right|3,060|| align=right|0,095|| align=right|12,31|| align=right|5,351||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23059)||1999 XT45|| align=right|14,8|| align=right|2,353|| align=right|0,194|| align=right|1,92|| align=right|3,609||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23060)||1999 XV46|| align=right|15,4|| align=right|2,600|| align=right|0,087|| align=right|1,88|| align=right|4,191||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23061)||1999 XW46|| align=right|14,2|| align=right|3,126|| align=right|0,111|| align=right|1,83|| align=right|5,526||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23062)||1999 XN52|| align=right|15,6|| align=right|2,394|| align=right|0,146|| align=right|0,89|| align=right|3,704||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23063)||1999 XH53|| align=right|14,8|| align=right|2,808|| align=right|0,068|| align=right|3,87|| align=right|4,705||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23064)||1999 XE54|| align=right|14,7|| align=right|3,015|| align=right|0,138|| align=right|3,04|| align=right|5,233||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23065)||1999 XF54|| align=right|13,5|| align=right|3,103|| align=right|0,147|| align=right|2,00|| align=right|5,466||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23066)||1999 XN54|| align=right|15,0|| align=right|2,828|| align=right|0,065|| align=right|2,32|| align=right|4,755||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23067)||1999 XX54|| align=right|14,1|| align=right|3,134|| align=right|0,108|| align=right|0,75|| align=right|5,548||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23068)||1999 XY60|| align=right|14,9|| align=right|2,532|| align=right|0,154|| align=right|2,34|| align=right|4,029||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23069)||1999 XR64|| align=right|14,5|| align=right|3,126|| align=right|0,054|| align=right|1,98|| align=right|5,527||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23070)||1999 XV64|| align=right|14,2|| align=right|3,142|| align=right|0,107|| align=right|6,00|| align=right|5,569||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23071)||1999 XH65|| align=right|15,3|| align=right|2,889|| align=right|0,086|| align=right|2,56|| align=right|4,909||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23072)||1999 XS71|| align=right|12,6|| align=right|3,205|| align=right|0,161|| align=right|6,75|| align=right|5,736||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23073)||1999 XT75|| align=right|13,2|| align=right|3,041|| align=right|0,233|| align=right|7,00|| align=right|5,302||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23074)||1999 XJ78|| align=right|14,9|| align=right|2,339|| align=right|0,122|| align=right|7,39|| align=right|3,576||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23075)||1999 XV83|| align=right|10,8|| align=right|5,232|| align=right|0,171|| align=right|14,42|| align=right|11,97||JUT||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23076)||1999 XP93|| align=right|12,6|| align=right|3,172|| align=right|0,090|| align=right|17,76|| align=right|5,649||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23077)||1999 XZ93|| align=right|13,4|| align=right|2,646|| align=right|0,151|| align=right|15,71|| align=right|4,304||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23078)||1999 XB95|| align=right|12,7|| align=right|3,167|| align=right|0,183|| align=right|18,55|| align=right|5,635||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(23079)||1999 XO97|| align=right|15,2|| align=right|2,432|| align=right|0,185|| align=right|1,84|| align=right|3,792||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23080)||1999 XH100|| align=right|12,5|| align=right|2,667|| align=right|0,166|| align=right|12,83|| align=right|4,354||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23081)||1999 XQ105|| align=right|14,1|| align=right|2,690|| align=right|0,150|| align=right|15,23|| align=right|4,410||MBA||11. prosince 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(23082)||1999 XK107|| align=right|14,9|| align=right|2,743|| align=right|0,039|| align=right|1,80|| align=right|4,541||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(23083)||1999 XU110|| align=right|14,4|| align=right|2,442|| align=right|0,051|| align=right|6,37|| align=right|3,814||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(23084)||1999 XU113|| align=right|14,6|| align=right|2,633|| align=right|0,156|| align=right|13,20|| align=right|4,273||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23085)||1999 XM116|| align=right|14,9|| align=right|2,756|| align=right|0,038|| align=right|5,58|| align=right|4,575||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(23086)||1999 XB118|| align=right|14,9|| align=right|2,763|| align=right|0,061|| align=right|3,43|| align=right|4,593||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(23087)||1999 XL118|| align=right|14,4|| align=right|3,038|| align=right|0,081|| align=right|10,47|| align=right|5,294||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(23088)||1999 XR118|| align=right|15,1|| align=right|2,402|| align=right|0,177|| align=right|3,02|| align=right|3,722||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(23089)||1999 XC119|| align=right|15,5|| align=right|2,869|| align=right|0,101|| align=right|0,98|| align=right|4,860||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(23090)||1999 XX121|| align=right|13,5|| align=right|2,577|| align=right|0,179|| align=right|12,13|| align=right|4,136||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(23091)||1999 XP128|| align=right|15,6|| align=right|2,724|| align=right|0,139|| align=right|4,53|| align=right|4,495||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23092)||1999 XT136|| align=right|13,8|| align=right|2,727|| align=right|0,185|| align=right|10,59|| align=right|4,503||MBA||14. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(23093)||1999 XW136|| align=right|13,6|| align=right|2,328|| align=right|0,250|| align=right|9,14|| align=right|3,550||MBA||14. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(23094)||1999 XF143|| align=right|13,4|| align=right|2,657|| align=right|0,186|| align=right|10,85|| align=right|4,330||MBA||15. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(23095)||1999 XP144|| align=right|14,0|| align=right|3,170|| align=right|0,118|| align=right|3,91|| align=right|5,643||MBA||15. prosince 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(23096)||1999 XT156|| align=right|15,4|| align=right|2,251|| align=right|0,126|| align=right|5,16|| align=right|3,376||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23097)||1999 XF157|| align=right|13,7|| align=right|2,617|| align=right|0,095|| align=right|4,98|| align=right|4,234||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23098)||1999 XH158|| align=right|14,1|| align=right|2,746|| align=right|0,099|| align=right|3,68|| align=right|4,550||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23099)||1999 XA160|| align=right|11,4|| align=right|3,147|| align=right|0,109|| align=right|20,99|| align=right|5,582||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23100)||1999 XN164|| align=right|13,2|| align=right|2,775|| align=right|0,167|| align=right|10,04|| align=right|4,623||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23101)||1999 XP164|| align=right|12,5|| align=right|2,985|| align=right|0,131|| align=right|15,41|| align=right|5,158||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23102)||1999 XA168|| align=right|14,2|| align=right|2,749|| align=right|0,013|| align=right|4,04|| align=right|4,557||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23103)||1999 XK169|| align=right|13,0|| align=right|2,972|| align=right|0,119|| align=right|10,70|| align=right|5,122||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23104)||1999 XK182|| align=right|13,8|| align=right|2,650|| align=right|0,174|| align=right|10,98|| align=right|4,312||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23105)||1999 XN184|| align=right|13,7|| align=right|3,196|| align=right|0,176|| align=right|6,04|| align=right|5,712||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23106)||1999 XM191|| align=right|12,8|| align=right|3,169|| align=right|0,012|| align=right|21,21|| align=right|5,640||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23107)||1999 XA242|| align=right|14,2|| align=right|3,215|| align=right|0,137|| align=right|5,52|| align=right|5,764||MBA||13. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(23108)||1999 YP9|| align=right|13,8|| align=right|2,462|| align=right|0,140|| align=right|8,31|| align=right|3,862||MBA||31. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23109)||1999 YD13|| align=right|13,4|| align=right|3,210|| align=right|0,160|| align=right|7,69|| align=right|5,749||MBA||30. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23110) Ericberne||2000 AE|| align=right|13,8|| align=right|2,285|| align=right|0,088|| align=right|5,04|| align=right|3,453||MBA||2. ledna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(23111) Fritzperls||2000 AG|| align=right|14,1|| align=right|2,327|| align=right|0,054|| align=right|6,85|| align=right|3,548||MBA||2. ledna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(23112)||2000 AG3|| align=right|14,5|| align=right|2,323|| align=right|0,211|| align=right|9,90|| align=right|3,540||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23113)||2000 AE13|| align=right|14,5|| align=right|2,794|| align=right|0,113|| align=right|4,88|| align=right|4,670||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23114)||2000 AL16|| align=right|12,1|| align=right|5,230|| align=right|0,053|| align=right|1,96|| align=right|11,96||JUT||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23115)||2000 AS18|| align=right|14,3|| align=right|3,186|| align=right|0,178|| align=right|5,11|| align=right|5,685||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23116)||2000 AW22|| align=right|14,5|| align=right|2,588|| align=right|0,151|| align=right|6,37|| align=right|4,163||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23117)||2000 AC25|| align=right|14,0|| align=right|3,102|| align=right|0,141|| align=right|0,55|| align=right|5,463||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23118)||2000 AU27|| align=right|12,3|| align=right|5,183|| align=right|0,204|| align=right|3,69|| align=right|11,80||JUT||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23119)||2000 AP33|| align=right|11,6|| align=right|5,240|| align=right|0,132|| align=right|18,45|| align=right|12,00||JUT||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23120)||2000 AP50|| align=right|12,0|| align=right|2,624|| align=right|0,213|| align=right|12,42|| align=right|4,249||MBA||5. ledna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(23121)||2000 AP51|| align=right|14,5|| align=right|2,739|| align=right|0,057|| align=right|6,38|| align=right|4,533||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23122)||2000 AU52|| align=right|14,6|| align=right|2,492|| align=right|0,050|| align=right|3,40|| align=right|3,934||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23123)||2000 AU57|| align=right|11,4|| align=right|5,306|| align=right|0,058|| align=right|8,54|| align=right|12,23||JUT||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23124)||2000 AW82|| align=right|13,7|| align=right|2,536|| align=right|0,197|| align=right|5,03|| align=right|4,038||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23125)||2000 AK94|| align=right|13,2|| align=right|3,069|| align=right|0,061|| align=right|10,61|| align=right|5,375||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23126)||2000 AK95|| align=right|11,5|| align=right|5,186|| align=right|0,028|| align=right|1,24|| align=right|11,81||JUT||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23127)||2000 AV97|| align=right|13,4|| align=right|2,219|| align=right|0,145|| align=right|4,75|| align=right|3,305||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23128)||2000 AQ98|| align=right|14,8|| align=right|2,291|| align=right|0,097|| align=right|3,10|| align=right|3,466||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23129)||2000 AO100|| align=right|12,1|| align=right|3,070|| align=right|0,107|| align=right|19,05|| align=right|5,377||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23130)||2000 AZ106|| align=right|13,6|| align=right|2,561|| align=right|0,088|| align=right|11,19|| align=right|4,098||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23131)||2000 AS128|| align=right|14,2|| align=right|2,233|| align=right|0,172|| align=right|2,20|| align=right|3,337||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23132)||2000 AT131|| align=right|13,7|| align=right|3,134|| align=right|0,085|| align=right|4,10|| align=right|5,548||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23133)||2000 AO139|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,146|| align=right|6,92|| align=right|3,685||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23134)||2000 AU142|| align=right|12,8|| align=right|3,003|| align=right|0,074|| align=right|11,18|| align=right|5,203||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23135)||2000 AN146|| align=right|9,5|| align=right|5,221|| align=right|0,052|| align=right|17,39|| align=right|11,93||JUT||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23136)||2000 AD148|| align=right|13,4|| align=right|2,927|| align=right|0,122|| align=right|16,35|| align=right|5,008||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23137)||2000 AV148|| align=right|13,9|| align=right|3,097|| align=right|0,217|| align=right|8,82|| align=right|5,449||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23138)||2000 AV150|| align=right|12,9|| align=right|2,864|| align=right|0,069|| align=right|11,12|| align=right|4,846||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23139)||2000 AP151|| align=right|14,6|| align=right|2,391|| align=right|0,218|| align=right|10,56|| align=right|3,697||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23140)||2000 AW154|| align=right|13,6|| align=right|3,231|| align=right|0,092|| align=right|5,25|| align=right|5,807||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23141)||2000 AB163|| align=right|12,5|| align=right|3,081|| align=right|0,059|| align=right|10,92|| align=right|5,408||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23142)||2000 AM165|| align=right|12,2|| align=right|3,198|| align=right|0,143|| align=right|15,55|| align=right|5,718||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23143)||2000 AZ177|| align=right|12,9|| align=right|2,659|| align=right|0,293|| align=right|7,83|| align=right|4,336||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23144)||2000 AY182|| align=right|11,0|| align=right|5,206|| align=right|0,069|| align=right|9,43|| align=right|11,88||JUT||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23145)||2000 AB187|| align=right|15,1|| align=right|2,318|| align=right|0,195|| align=right|10,95|| align=right|3,529||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23146)||2000 AM200|| align=right|13,6|| align=right|3,040|| align=right|0,192|| align=right|16,49|| align=right|5,300||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23147)||2000 AQ228|| align=right|14,5|| align=right|2,342|| align=right|0,233|| align=right|4,36|| align=right|3,583||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23148)||2000 AR242|| align=right|13,1|| align=right|2,761|| align=right|0,235|| align=right|9,57|| align=right|4,586||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23149)||2000 AF244|| align=right|14,6|| align=right|2,620|| align=right|0,240|| align=right|12,05|| align=right|4,240||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23150)||2000 AG244|| align=right|13,0|| align=right|3,117|| align=right|0,127|| align=right|23,03|| align=right|5,501||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23151)||2000 BH27|| align=right|14,1|| align=right|2,905|| align=right|0,033|| align=right|1,34|| align=right|4,950||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23152)||2000 CS8|| align=right|12,1|| align=right|5,203|| align=right|0,151|| align=right|11,43|| align=right|11,87||JUT||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23153)||2000 CH46|| align=right|14,2|| align=right|2,268|| align=right|0,162|| align=right|5,64|| align=right|3,415||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23154)||2000 CL58|| align=right|13,6|| align=right|2,687|| align=right|0,125|| align=right|14,03|| align=right|4,403||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23155)||2000 CK86|| align=right|14,2|| align=right|2,300|| align=right|0,181|| align=right|6,92|| align=right|3,489||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23156)||2000 DM3|| align=right|15,5|| align=right|2,189|| align=right|0,117|| align=right|5,17|| align=right|3,239||MBA||28. února 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(23157)||2000 DH19|| align=right|13,3|| align=right|3,128|| align=right|0,175|| align=right|0,79|| align=right|5,532||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23158)||2000 DN99|| align=right|14,2|| align=right|2,474|| align=right|0,132|| align=right|6,58|| align=right|3,891||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23159)||2000 EB58|| align=right|13,9|| align=right|3,050|| align=right|0,070|| align=right|0,42|| align=right|5,327||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23160)||2000 EN201|| align=right|12,2|| align=right|2,637|| align=right|0,046|| align=right|22,40|| align=right|4,280||MBA||13. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23161)||2000 FS3|| align=right|13,8|| align=right|2,979|| align=right|0,103|| align=right|11,15|| align=right|5,140||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23162)||2000 FX48|| align=right|15,0|| align=right|2,462|| align=right|0,129|| align=right|1,82|| align=right|3,863||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23163)||2000 FG49|| align=right|15,1|| align=right|2,374|| align=right|0,233|| align=right|1,49|| align=right|3,658||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23164)||2000 GR73|| align=right|15,0|| align=right|2,834|| align=right|0,105|| align=right|1,17|| align=right|4,770||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23165)||2000 GO81|| align=right|14,9|| align=right|2,653|| align=right|0,134|| align=right|2,10|| align=right|4,320||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23166)||2000 GE104|| align=right|14,1|| align=right|2,786|| align=right|0,122|| align=right|7,98|| align=right|4,650||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23167)||2000 GL124|| align=right|12,5|| align=right|2,737|| align=right|0,228|| align=right|9,13|| align=right|4,527||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23168)||2000 GZ136|| align=right|14,8|| align=right|2,421|| align=right|0,098|| align=right|7,59|| align=right|3,765||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23169)||2000 GK174|| align=right|15,8|| align=right|2,213|| align=right|0,077|| align=right|1,63|| align=right|3,291||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23170)||2000 GZ178|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,146|| align=right|14,33|| align=right|4,181||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23171)||2000 HF10|| align=right|13,8|| align=right|2,794|| align=right|0,097|| align=right|3,83|| align=right|4,671||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23172)||2000 HU22|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,040|| align=right|0,27|| align=right|3,475||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23173)||2000 HF26|| align=right|14,1|| align=right|2,731|| align=right|0,062|| align=right|12,81|| align=right|4,512||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23174)||2000 HM40|| align=right|11,9|| align=right|3,932|| align=right|0,259|| align=right|15,79|| align=right|7,797||HLD||30. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23175)||2000 HL87|| align=right|13,6|| align=right|2,440|| align=right|0,126|| align=right|7,20|| align=right|3,812||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23176)||2000 JK44|| align=right|14,2|| align=right|2,716|| align=right|0,065|| align=right|2,33|| align=right|4,476||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23177)||2000 JD58|| align=right|13,1|| align=right|2,354|| align=right|0,101|| align=right|7,19|| align=right|3,611||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23178)||2000 KJ21|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,087|| align=right|3,19|| align=right|3,407||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23179)||2000 KF28|| align=right|14,5|| align=right|2,235|| align=right|0,133|| align=right|3,76|| align=right|3,341||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23180)||2000 KH57|| align=right|14,5|| align=right|2,310|| align=right|0,104|| align=right|10,34|| align=right|3,511||MBA||28. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23181)||2000 LP20|| align=right|14,5|| align=right|2,246|| align=right|0,205|| align=right|9,00|| align=right|3,365||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23182)||2000 OV12|| align=right|15,3|| align=right|2,524|| align=right|0,063|| align=right|6,70|| align=right|4,008||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23183)||2000 OY21|| align=right|16,2|| align=right|1,825|| align=right|0,402|| align=right|40,94|| align=right|2,465||AMR||28. července 2000||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(23184)||2000 OD36|| align=right|13,9|| align=right|2,412|| align=right|0,207|| align=right|21,81|| align=right|3,745||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23185)||2000 PQ7|| align=right|13,2|| align=right|2,987|| align=right|0,218|| align=right|14,79|| align=right|5,162||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23186)||2000 PO8|| align=right|11,1|| align=right|4,006|| align=right|0,126|| align=right|13,07|| align=right|8,018||HLD||6. srpna 2000||Needville||W. G. Dillon
|-
|(23187)||2000 PN9|| align=right|16,1|| align=right|1,847|| align=right|0,590|| align=right|51,31|| align=right|2,509||APL PHA||8. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23188)||2000 PJ20|| align=right|13,6|| align=right|2,775|| align=right|0,223|| align=right|19,74|| align=right|4,623||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23189)||2000 PT23|| align=right|14,0|| align=right|3,215|| align=right|0,139|| align=right|2,35|| align=right|5,763||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23190)||2000 QP29|| align=right|15,0|| align=right|2,521|| align=right|0,140|| align=right|4,10|| align=right|4,003||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23191)||2000 QD45|| align=right|14,3|| align=right|2,900|| align=right|0,194|| align=right|1,50|| align=right|4,937||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23192)||2000 QN122|| align=right|14,3|| align=right|2,991|| align=right|0,026|| align=right|8,77|| align=right|5,172||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23193)||2000 QK181|| align=right|14,1|| align=right|2,455|| align=right|0,221|| align=right|4,26|| align=right|3,846||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23194)||2000 RF1|| align=right|14,7|| align=right|2,186|| align=right|0,215|| align=right|6,10|| align=right|3,232||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23195)||2000 RA58|| align=right|14,1|| align=right|3,160|| align=right|0,103|| align=right|6,68|| align=right|5,618||MBA||7. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23196)||2000 RY59|| align=right|13,2|| align=right|3,130|| align=right|0,174|| align=right|14,94|| align=right|5,538||MBA||5. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23197)||2000 RA62|| align=right|14,4|| align=right|2,453|| align=right|0,185|| align=right|2,30|| align=right|3,841||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23198)||2000 RL68|| align=right|14,2|| align=right|2,851|| align=right|0,056|| align=right|3,08|| align=right|4,814||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23199)||2000 RB92|| align=right|14,5|| align=right|3,042|| align=right|0,051|| align=right|5,46|| align=right|5,306||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23200)||2000 SH3|| align=right|12,7|| align=right|2,366|| align=right|0,233|| align=right|25,61|| align=right|3,639||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23201)||2000 SJ42|| align=right|14,3|| align=right|2,252|| align=right|0,153|| align=right|4,98|| align=right|3,378||MBA||27. září 2000||Zeno||T. Stafford
|-
|(23202)||2000 SU49|| align=right|13,3|| align=right|3,243|| align=right|0,096|| align=right|9,83|| align=right|5,839||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23203)||2000 SU161|| align=right|13,8|| align=right|2,674|| align=right|0,120|| align=right|15,22|| align=right|4,372||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(23204)||2000 SN172|| align=right|15,1|| align=right|2,328|| align=right|0,137|| align=right|7,21|| align=right|3,552||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23205)||2000 SL222|| align=right|13,4|| align=right|2,668|| align=right|0,168|| align=right|13,42|| align=right|4,357||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23206)||2000 SL225|| align=right|13,5|| align=right|2,726|| align=right|0,108|| align=right|9,11|| align=right|4,501||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23207)||2000 SL279|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,228|| align=right|2,99|| align=right|5,584||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23208)||2000 SO279|| align=right|13,9|| align=right|3,042|| align=right|0,077|| align=right|11,03|| align=right|5,305||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23209)||2000 SX279|| align=right|13,9|| align=right|2,892|| align=right|0,196|| align=right|16,83|| align=right|4,917||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23210)||2000 SA293|| align=right|13,6|| align=right|3,042|| align=right|0,087|| align=right|13,10|| align=right|5,306||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23211)||2000 SC311|| align=right|14,9|| align=right|2,687|| align=right|0,109|| align=right|14,26|| align=right|4,405||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23212)||2000 UR39|| align=right|14,9|| align=right|2,870|| align=right|0,058|| align=right|2,33|| align=right|4,861||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23213)||2000 US70|| align=right|15,2|| align=right|2,779|| align=right|0,102|| align=right|4,19|| align=right|4,631||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23214)||2000 UQ73|| align=right|14,7|| align=right|2,714|| align=right|0,041|| align=right|3,00|| align=right|4,470||MBA||26. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23215)||2000 UV75|| align=right|14,3|| align=right|2,476|| align=right|0,125|| align=right|12,74|| align=right|3,895||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23216)||2000 UX79|| align=right|14,9|| align=right|2,645|| align=right|0,106|| align=right|2,71|| align=right|4,300||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23217)||2000 UV104|| align=right|14,5|| align=right|2,276|| align=right|0,103|| align=right|4,69|| align=right|3,434||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23218)||2000 VN23|| align=right|14,7|| align=right|2,934|| align=right|0,054|| align=right|0,82|| align=right|5,026||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23219)||2000 VW23|| align=right|13,8|| align=right|2,535|| align=right|0,137|| align=right|7,46|| align=right|4,035||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23220)||2000 VO28|| align=right|15,0|| align=right|2,625|| align=right|0,071|| align=right|3,61|| align=right|4,253||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23221)||2000 VX35|| align=right|14,6|| align=right|2,296|| align=right|0,158|| align=right|4,08|| align=right|3,478||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23222)||2000 VZ53|| align=right|13,1|| align=right|2,596|| align=right|0,227|| align=right|6,81|| align=right|4,181||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23223)||2000 WA|| align=right|14,8|| align=right|2,739|| align=right|0,171|| align=right|2,94|| align=right|4,531||MBA||16. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23224)||2000 WD10|| align=right|15,3|| align=right|2,653|| align=right|0,055|| align=right|4,27|| align=right|4,320||MBA||22. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23225)||2000 WD25|| align=right|14,0|| align=right|2,456|| align=right|0,271|| align=right|11,60|| align=right|3,848||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23226)||2000 WC49|| align=right|14,4|| align=right|2,373|| align=right|0,202|| align=right|2,24|| align=right|3,654||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23227)||2000 WP55|| align=right|13,1|| align=right|3,165|| align=right|0,158|| align=right|4,39|| align=right|5,630||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23228)||2000 WQ57|| align=right|15,5|| align=right|2,327|| align=right|0,078|| align=right|6,19|| align=right|3,549||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23229)||2000 WX58|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,218|| align=right|2,04|| align=right|4,091||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23230)||2000 WM59|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,203|| align=right|4,08|| align=right|3,625||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23231)||2000 WT59|| align=right|13,3|| align=right|2,340|| align=right|0,065|| align=right|7,43|| align=right|3,578||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23232)||2000 WU59|| align=right|14,3|| align=right|2,451|| align=right|0,187|| align=right|3,67|| align=right|3,837||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23233)||2000 WM72|| align=right|13,5|| align=right|2,331|| align=right|0,251|| align=right|21,28|| align=right|3,559||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23234)||2000 WO88|| align=right|14,5|| align=right|2,474|| align=right|0,150|| align=right|7,28|| align=right|3,892||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23235)||2000 WD98|| align=right|14,5|| align=right|2,566|| align=right|0,136|| align=right|2,71|| align=right|4,110||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23236)||2000 WX100|| align=right|13,6|| align=right|2,733|| align=right|0,287|| align=right|9,12|| align=right|4,516||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23237)||2000 WV104|| align=right|15,6|| align=right|2,734|| align=right|0,104|| align=right|1,92|| align=right|4,520||MBA||24. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23238)||2000 WU111|| align=right|15,5|| align=right|2,461|| align=right|0,126|| align=right|6,24|| align=right|3,860||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23239)||2000 WR116|| align=right|14,3|| align=right|2,581|| align=right|0,285|| align=right|4,00|| align=right|4,147||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23240)||2000 WG118|| align=right|14,7|| align=right|2,447|| align=right|0,211|| align=right|3,12|| align=right|3,827||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23241)||2000 WV131|| align=right|15,1|| align=right|2,571|| align=right|0,101|| align=right|4,96|| align=right|4,121||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23242)||2000 WY140|| align=right|14,6|| align=right|2,693|| align=right|0,156|| align=right|16,47|| align=right|4,420||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23243)||2000 WT145|| align=right|13,9|| align=right|2,793|| align=right|0,240|| align=right|16,41|| align=right|4,667||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(23244)||2000 WP162|| align=right|14,5|| align=right|2,707|| align=right|0,205|| align=right|13,58|| align=right|4,454||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23245)||2000 WP168|| align=right|15,8|| align=right|2,299|| align=right|0,154|| align=right|1,63|| align=right|3,485||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23246)||2000 WY168|| align=right|15,0|| align=right|2,575|| align=right|0,198|| align=right|7,96|| align=right|4,130||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23247)||2000 WG174|| align=right|13,7|| align=right|2,960|| align=right|0,029|| align=right|13,10|| align=right|5,091||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23248)||2000 WW178|| align=right|14,5|| align=right|2,534|| align=right|0,106|| align=right|9,53|| align=right|4,033||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23249)||2000 WJ179|| align=right|15,5|| align=right|2,332|| align=right|0,051|| align=right|7,05|| align=right|3,560||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23250)||2000 WQ181|| align=right|14,5|| align=right|2,326|| align=right|0,309|| align=right|23,49|| align=right|3,546||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(23251)||2000 XL6|| align=right|13,9|| align=right|2,783|| align=right|0,256|| align=right|6,93|| align=right|4,643||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23252)||2000 XO7|| align=right|13,1|| align=right|2,330|| align=right|0,169|| align=right|12,20|| align=right|3,555||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23253)||2000 YY12|| align=right|13,4|| align=right|2,627|| align=right|0,227|| align=right|11,12|| align=right|4,258||MBA||19. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(23254)||2000 YZ15|| align=right|13,7|| align=right|2,716|| align=right|0,141|| align=right|4,99|| align=right|4,476||MBA||22. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23255)||2000 YD17|| align=right|12,5|| align=right|2,656|| align=right|0,193|| align=right|28,09|| align=right|4,327||MBA||22. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23256)||2000 YK17|| align=right|15,1|| align=right|2,428|| align=right|0,154|| align=right|1,70|| align=right|3,783||MBA||28. prosince 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(23257) Denny||2000 YW21|| align=right|14,9|| align=right|2,540|| align=right|0,110|| align=right|5,72|| align=right|4,047||MBA||29. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(23258) Tsuihark||2000 YY21|| align=right|14,9|| align=right|2,319|| align=right|0,170|| align=right|6,86|| align=right|3,530||MBA||29. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(23259)||2000 YX29|| align=right|14,7|| align=right|2,271|| align=right|0,079|| align=right|9,18|| align=right|3,422||MBA||29. prosince 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(23260)||2000 YA34|| align=right|14,3|| align=right|2,229|| align=right|0,211|| align=right|4,15|| align=right|3,328||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23261)||2000 YQ44|| align=right|14,7|| align=right|2,599|| align=right|0,042|| align=right|13,95|| align=right|4,188||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23262)||2000 YW44|| align=right|15,4|| align=right|2,411|| align=right|0,043|| align=right|6,11|| align=right|3,744||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23263)||2000 YE46|| align=right|13,9|| align=right|2,563|| align=right|0,120|| align=right|16,12|| align=right|4,104||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23264)||2000 YC50|| align=right|14,6|| align=right|2,571|| align=right|0,238|| align=right|4,01|| align=right|4,122||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23265)||2000 YO50|| align=right|14,6|| align=right|2,532|| align=right|0,083|| align=right|2,62|| align=right|4,027||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23266)||2000 YP50|| align=right|15,0|| align=right|2,388|| align=right|0,227|| align=right|2,31|| align=right|3,689||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23267)||2000 YJ54|| align=right|15,3|| align=right|2,584|| align=right|0,275|| align=right|4,46|| align=right|4,153||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23268)||2000 YD55|| align=right|13,7|| align=right|2,275|| align=right|0,200|| align=right|7,05|| align=right|3,430||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23269)||2000 YH62|| align=right|11,4|| align=right|5,222|| align=right|0,024|| align=right|8,72|| align=right|11,94||JUT||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23270)||2000 YN62|| align=right|15,5|| align=right|2,462|| align=right|0,178|| align=right|3,85|| align=right|3,861||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23271)||2000 YO67|| align=right|15,5|| align=right|2,313|| align=right|0,121|| align=right|6,57|| align=right|3,518||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23272)||2000 YR67|| align=right|14,1|| align=right|2,386|| align=right|0,231|| align=right|2,36|| align=right|3,686||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23273)||2000 YM75|| align=right|13,7|| align=right|3,135|| align=right|0,094|| align=right|10,79|| align=right|5,551||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23274)||2000 YK91|| align=right|14,7|| align=right|2,993|| align=right|0,069|| align=right|9,20|| align=right|5,178||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23275)||2000 YP101|| align=right|14,3|| align=right|3,121|| align=right|0,149|| align=right|15,18|| align=right|5,514||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23276)||2000 YT101|| align=right|13,6|| align=right|2,423|| align=right|0,270|| align=right|10,10|| align=right|3,772||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23277)||2000 YC104|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,034|| align=right|7,73|| align=right|3,378||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23278)||2000 YD105|| align=right|13,0|| align=right|3,208|| align=right|0,113|| align=right|12,61|| align=right|5,745||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23279)||2000 YY115|| align=right|15,4|| align=right|2,270|| align=right|0,167|| align=right|4,04|| align=right|3,419||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23280)||2000 YT116|| align=right|14,4|| align=right|2,242|| align=right|0,191|| align=right|2,95|| align=right|3,357||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23281)||2000 YY116|| align=right|15,2|| align=right|2,322|| align=right|0,166|| align=right|5,67|| align=right|3,539||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23282)||2000 YZ116|| align=right|13,9|| align=right|2,241|| align=right|0,143|| align=right|4,65|| align=right|3,355||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23283)||2000 YP117|| align=right|15,6|| align=right|2,397|| align=right|0,042|| align=right|4,61|| align=right|3,711||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23284)||2000 YD118|| align=right|15,4|| align=right|2,436|| align=right|0,165|| align=right|3,24|| align=right|3,802||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23285)||2000 YH119|| align=right|10,9|| align=right|5,114|| align=right|0,056|| align=right|16,58|| align=right|11,57||JUT||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23286)||2000 YH120|| align=right|14,7|| align=right|2,527|| align=right|0,179|| align=right|8,13|| align=right|4,018||MBA||19. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23287)||2000 YL120|| align=right|14,0|| align=right|2,807|| align=right|0,102|| align=right|8,35|| align=right|4,702||MBA||19. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23288)||2000 YG123|| align=right|15,1|| align=right|2,646|| align=right|0,301|| align=right|12,12|| align=right|4,304||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23289)||2000 YQ126|| align=right|15,3|| align=right|2,342|| align=right|0,169|| align=right|5,54|| align=right|3,584||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23290)||2000 YQ127|| align=right|14,2|| align=right|2,602|| align=right|0,180|| align=right|4,24|| align=right|4,198||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(23291)||2000 YB128|| align=right|15,9|| align=right|2,275|| align=right|0,113|| align=right|2,52|| align=right|3,430||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(23292)||2000 YH128|| align=right|14,7|| align=right|2,383|| align=right|0,224|| align=right|3,70|| align=right|3,679||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(23293)||2000 YS131|| align=right|14,6|| align=right|2,222|| align=right|0,203|| align=right|5,39|| align=right|3,312||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23294)||2000 YJ137|| align=right|14,5|| align=right|2,363|| align=right|0,217|| align=right|4,91|| align=right|3,631||MBA||23. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23295)||2000 YK137|| align=right|15,4|| align=right|2,312|| align=right|0,107|| align=right|8,97|| align=right|3,515||MBA||23. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(23296)||2001 AR3|| align=right|15,1|| align=right|2,257|| align=right|0,198|| align=right|5,64|| align=right|3,391||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23297)||2001 AX3|| align=right|13,7|| align=right|2,224|| align=right|0,212|| align=right|5,15|| align=right|3,315||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23298)||2001 AA5|| align=right|14,8|| align=right|2,288|| align=right|0,162|| align=right|3,66|| align=right|3,461||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23299)||2001 AP9|| align=right|15,1|| align=right|2,587|| align=right|0,039|| align=right|10,97|| align=right|4,160||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23300)||2001 AE16|| align=right|14,3|| align=right|2,371|| align=right|0,249|| align=right|23,89|| align=right|3,650||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23301)||2001 AO16|| align=right|10,9|| align=right|3,999|| align=right|0,198|| align=right|21,40|| align=right|7,995||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23302)||2001 AB17|| align=right|13,2|| align=right|2,593|| align=right|0,123|| align=right|12,69|| align=right|4,175||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23303)||2001 AD17|| align=right|12,8|| align=right|2,601|| align=right|0,147|| align=right|12,04|| align=right|4,194||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23304)||2001 AN17|| align=right|12,9|| align=right|2,628|| align=right|0,164|| align=right|9,72|| align=right|4,260||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23305)||2001 AH18|| align=right|12,3|| align=right|3,041|| align=right|0,084|| align=right|10,67|| align=right|5,303||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23306)||2001 AC20|| align=right|14,3|| align=right|2,345|| align=right|0,121|| align=right|6,80|| align=right|3,590||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23307)||2001 AG20|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,124|| align=right|7,24|| align=right|3,498||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23308)||2001 AS21|| align=right|15,4|| align=right|2,569|| align=right|0,070|| align=right|3,99|| align=right|4,117||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23309)||2001 AX22|| align=right|14,3|| align=right|2,972|| align=right|0,039|| align=right|11,14|| align=right|5,122||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23310)||2001 AA25|| align=right|15,2|| align=right|2,259|| align=right|0,085|| align=right|4,88|| align=right|3,395||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23311)||2001 AM29|| align=right|13,1|| align=right|2,599|| align=right|0,079|| align=right|15,65|| align=right|4,189||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23312)||2001 AV41|| align=right|15,4|| align=right|2,156|| align=right|0,171|| align=right|5,15|| align=right|3,165||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23313)||2001 AC42|| align=right|14,8|| align=right|2,243|| align=right|0,169|| align=right|5,64|| align=right|3,359||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23314)||2001 AU44|| align=right|14,7|| align=right|2,537|| align=right|0,195|| align=right|13,90|| align=right|4,041||MBA||15. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23315)||2001 BN8|| align=right|14,1|| align=right|3,059|| align=right|0,093|| align=right|8,08|| align=right|5,349||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23316)||2001 BZ8|| align=right|14,6|| align=right|2,668|| align=right|0,126|| align=right|28,41|| align=right|4,358||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23317)||2001 BP13|| align=right|14,6|| align=right|2,283|| align=right|0,206|| align=right|2,88|| align=right|3,448||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23318) Salvadorsanchez||2001 BT13|| align=right|12,6|| align=right|3,198|| align=right|0,063|| align=right|12,13|| align=right|5,719||MBA||20. ledna 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(23319)||2001 BR14|| align=right|13,2|| align=right|2,475|| align=right|0,186|| align=right|10,45|| align=right|3,893||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23320)||2001 BP15|| align=right|15,6|| align=right|2,294|| align=right|0,224|| align=right|00,71|| align=right|3,473||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23321)||2001 BY16|| align=right|13,9|| align=right|2,774|| align=right|0,092|| align=right|13,35|| align=right|4,621||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23322)||2001 BW24|| align=right|15,7|| align=right|2,616|| align=right|0,187|| align=right|3,97|| align=right|4,229||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23323)||2001 BJ25|| align=right|14,2|| align=right|3,044|| align=right|0,052|| align=right|2,87|| align=right|5,309||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23324)||2001 BW25|| align=right|14,8|| align=right|2,589|| align=right|0,190|| align=right|3,62|| align=right|4,166||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23325)||2001 BK30|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,127|| align=right|4,75|| align=right|3,608||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23326)||2001 BL30|| align=right|13,6|| align=right|3,128|| align=right|0,165|| align=right|6,62|| align=right|5,532||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23327)||2001 BE31|| align=right|15,2|| align=right|2,336|| align=right|0,113|| align=right|5,76|| align=right|3,570||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23328)||2001 BM34|| align=right|12,4|| align=right|3,126|| align=right|0,087|| align=right|9,86|| align=right|5,526||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23329)||2001 BP42|| align=right|16,0|| align=right|2,319|| align=right|0,051|| align=right|6,45|| align=right|3,531||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23330)||2001 BP43|| align=right|16,3|| align=right|2,200|| align=right|0,097|| align=right|7,06|| align=right|3,263||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23331)||2001 BY43|| align=right|14,7|| align=right|2,371|| align=right|0,133|| align=right|7,07|| align=right|3,650||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(23332)||2001 BP54|| align=right|15,9|| align=right|2,154|| align=right|0,160|| align=right|1,16|| align=right|3,162||MBA||18. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23333)||2059 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,461|| align=right|0,055|| align=right|5,43|| align=right|3,861||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23334)||2508 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,333|| align=right|0,250|| align=right|6,37|| align=right|3,562||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23335)||2542 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,356|| align=right|0,232|| align=right|3,71|| align=right|3,616||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23336)||2579 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,298|| align=right|0,173|| align=right|7,96|| align=right|3,484||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23337)||2613 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,130|| align=right|0,146|| align=right|4,52|| align=right|5,537||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23338)||2809 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,868|| align=right|0,050|| align=right|2,03|| align=right|4,856||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23339)||3025 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,639|| align=right|0,146|| align=right|11,54|| align=right|4,285||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23340)||3092 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,646|| align=right|0,241|| align=right|7,40|| align=right|4,302||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23341)||3503 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,642|| align=right|0,154|| align=right|11,39|| align=right|4,293||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23342)||4086 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,670|| align=right|0,216|| align=right|2,13|| align=right|4,363||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23343)||4238 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,671|| align=right|0,239|| align=right|12,72|| align=right|4,364||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23344)||4612 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,339|| align=right|0,181|| align=right|00,32|| align=right|3,577||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23345)||4619 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,216|| align=right|0,100|| align=right|1,84|| align=right|3,299||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23346)||4695 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,333|| align=right|0,040|| align=right|6,28|| align=right|3,563||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23347)||5567 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,205|| align=right|7,56|| align=right|3,522||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23348)||6046 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,669|| align=right|0,205|| align=right|12,09|| align=right|4,359||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23349)||6741 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,683|| align=right|0,048|| align=right|3,14|| align=right|4,393||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23350)||6779 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,056|| align=right|4,16|| align=right|4,267||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23351)||6818 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,196|| align=right|3,51|| align=right|4,246||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23352)||7585 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,323|| align=right|0,251|| align=right|2,53|| align=right|3,540||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23353)||9518 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,434|| align=right|0,167|| align=right|2,43|| align=right|3,796||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23354)||9547 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,489|| align=right|0,212|| align=right|7,56|| align=right|3,926||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23355) Elephenor||9602 P-L|| align=right|11,7|| align=right|5,275|| align=right|0,061|| align=right|7,05|| align=right|12,12||JUT||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23356)||1194 T-1|| align=right|14,2|| align=right|3,012|| align=right|0,134|| align=right|11,54|| align=right|5,227||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23357)||1285 T-1|| align=right|15,6|| align=right|2,427|| align=right|0,106|| align=right|1,44|| align=right|3,779||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23358)||2194 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,653|| align=right|0,152|| align=right|2,77|| align=right|4,321||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23359)||2301 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,256|| align=right|0,183|| align=right|6,17|| align=right|3,387||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23360)||3101 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,379|| align=right|0,144|| align=right|1,80|| align=right|3,668||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23361)||3243 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,142|| align=right|3,92|| align=right|3,376||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23362)||3248 T-1|| align=right|17,2|| align=right|2,241|| align=right|0,126|| align=right|5,42|| align=right|3,354||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23363)||3770 T-1|| align=right|15,6|| align=right|2,245|| align=right|0,130|| align=right|6,24|| align=right|3,362||MBA||13. května 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23364)||4060 T-1|| align=right|16,5|| align=right|2,244|| align=right|0,168|| align=right|4,31|| align=right|3,362||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23365)||4217 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,423|| align=right|0,157|| align=right|3,06|| align=right|3,772||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23366)||1043 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,402|| align=right|0,173|| align=right|2,04|| align=right|3,721||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23367)||1173 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,978|| align=right|0,066|| align=right|9,39|| align=right|5,137||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23368)||1196 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,597|| align=right|0,153|| align=right|5,10|| align=right|4,185||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23369)||1295 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,671|| align=right|0,278|| align=right|12,78|| align=right|4,364||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23370)||1329 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,984|| align=right|0,184|| align=right|1,91|| align=right|5,153||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23371)||1364 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,703|| align=right|0,050|| align=right|5,89|| align=right|4,442||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23372)||1405 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,404|| align=right|0,141|| align=right|1,11|| align=right|3,728||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23373)||2133 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,715|| align=right|0,104|| align=right|1,92|| align=right|4,472||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23374)||2207 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,130|| align=right|0,160|| align=right|00,28|| align=right|5,536||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23375)||2234 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,077|| align=right|0,127|| align=right|12,93|| align=right|5,397||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23376)||2239 T-2|| align=right|14,9|| align=right|3,098|| align=right|0,192|| align=right|1,54|| align=right|5,453||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23377)||3035 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,190|| align=right|2,79|| align=right|3,727||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23378)||3043 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,097|| align=right|6,94|| align=right|3,660||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23379)||3159 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,630|| align=right|0,121|| align=right|11,81|| align=right|4,264||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23380)||3197 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,020|| align=right|0,060|| align=right|9,81|| align=right|5,248||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23381)||3363 T-2|| align=right|15,4|| align=right|3,002|| align=right|0,081|| align=right|1,41|| align=right|5,200||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23382) Epistrophos||4536 T-2|| align=right|11,8|| align=right|5,201|| align=right|0,105|| align=right|15,06|| align=right|11,86||JUT||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23383) Schedios||5146 T-2|| align=right|11,5|| align=right|5,239|| align=right|0,109|| align=right|10,80|| align=right|11,99||JUT||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23384)||5163 T-2|| align=right|13,4|| align=right|3,024|| align=right|0,157|| align=right|10,05|| align=right|5,259||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23385)||5168 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,964|| align=right|0,111|| align=right|9,66|| align=right|5,102||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23386)||5179 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,969|| align=right|0,068|| align=right|9,99|| align=right|5,115||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23387)||1039 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,659|| align=right|0,131|| align=right|12,80|| align=right|4,335||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23388)||1168 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,687|| align=right|0,161|| align=right|13,32|| align=right|4,405||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23389)||1181 T-3|| align=right|14,7|| align=right|3,102|| align=right|0,016|| align=right|9,65|| align=right|5,462||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23390)||1186 T-3|| align=right|14,2|| align=right|3,081|| align=right|0,111|| align=right|16,20|| align=right|5,406||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23391)||2065 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,160|| align=right|0,015|| align=right|4,60|| align=right|3,174||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23392)||2416 T-3|| align=right|14,0|| align=right|2,378|| align=right|0,167|| align=right|1,41|| align=right|3,667||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23393)||3283 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,674|| align=right|0,035|| align=right|3,58|| align=right|4,371||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23394)||4340 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,138|| align=right|7,14|| align=right|3,689||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23395)||5018 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,661|| align=right|0,087|| align=right|15,86|| align=right|4,341||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23396)||5112 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,745|| align=right|0,108|| align=right|8,20|| align=right|4,547||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23397)||5122 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,357|| align=right|0,248|| align=right|6,95|| align=right|3,618||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23398)||5124 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,364|| align=right|0,061|| align=right|7,19|| align=right|3,634||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23399)||5132 T-3|| align=right|13,5|| align=right|3,058|| align=right|0,091|| align=right|10,95|| align=right|5,345||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23400)||A913 CF|| align=right|13,8|| align=right|2,979|| align=right|0,076|| align=right|9,18|| align=right|5,140||MBA||11. února 1913||Mt. Hamilton||H. D. Curtis
|-
|(23401)||1968 OE1|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,186|| align=right|4,67|| align=right|3,239||MBA||25. července 1968||Cerro El Roble||G. A. Plyugin; Yu. A. Belyaev
|-
|(23402) Turchina||1969 TO2|| align=right|13,2|| align=right|3,102|| align=right|0,178|| align=right|2,87|| align=right|5,463||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(23403)||1971 FB|| align=right|15,0|| align=right|2,405|| align=right|0,240|| align=right|26,07|| align=right|3,729||MBA||24. března 1971||Palomar||T. Gehrels
|-
|(23404)||1972 RG|| align=right|14,5|| align=right|2,283|| align=right|0,248|| align=right|21,74|| align=right|3,449||MBA||15. září 1972||Palomar||T. Gehrels
|-
|(23405) Nisyros||1973 SB1|| align=right|12,8|| align=right|3,961|| align=right|0,131|| align=right|5,22|| align=right|7,881||HLD||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23406)||1977 QO3|| align=right|14,4|| align=right|2,361|| align=right|0,236|| align=right|1,13|| align=right|3,627||MBA||23. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(23407)||1977 RG19|| align=right|16,2|| align=right|2,154|| align=right|0,083|| align=right|1,96|| align=right|3,160||MBA||9. září 1977||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(23408)||1977 TU3|| align=right|12,7|| align=right|3,047|| align=right|0,196|| align=right|14,76|| align=right|5,319||MBA||12. října 1977||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(23409)||1978 QF1|| align=right|14,6|| align=right|2,311|| align=right|0,215|| align=right|4,98|| align=right|3,512||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(23410)||1978 QK2|| align=right|15,3|| align=right|2,266|| align=right|0,249|| align=right|3,91|| align=right|3,410||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(23411)||1978 ST7|| align=right|14,0|| align=right|2,304|| align=right|0,127|| align=right|5,65|| align=right|3,496||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(23412)||1978 UN5|| align=right|15,0|| align=right|2,539|| align=right|0,255|| align=right|5,17|| align=right|4,046||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(23413)||1978 VQ9|| align=right|14,0|| align=right|2,563|| align=right|0,207|| align=right|13,28|| align=right|4,103||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(23414)||1979 MP1|| align=right|15,1|| align=right|2,437|| align=right|0,120|| align=right|1,69|| align=right|3,805||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(23415)||1979 MQ3|| align=right|14,3|| align=right|2,462|| align=right|0,220|| align=right|10,21|| align=right|3,863||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(23416)||1979 MU4|| align=right|15,0|| align=right|2,418|| align=right|0,150|| align=right|2,26|| align=right|3,758||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(23417)||1979 MU6|| align=right|14,6|| align=right|2,780|| align=right|0,083|| align=right|13,64|| align=right|4,634||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(23418)||1979 QM3|| align=right|16,2|| align=right|2,227|| align=right|0,124|| align=right|5,27|| align=right|3,322||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(23419)||1980 FQ1|| align=right|13,8|| align=right|2,972|| align=right|0,105|| align=right|10,72|| align=right|5,123||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(23420)||1981 DO|| align=right|15,0|| align=right|2,533|| align=right|0,126|| align=right|12,99|| align=right|4,032||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23421)||1981 DR|| align=right|14,4|| align=right|2,930|| align=right|0,044|| align=right|10,95|| align=right|5,015||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23422)||1981 DF1|| align=right|13,9|| align=right|2,938|| align=right|0,061|| align=right|11,52|| align=right|5,034||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23423)||1981 EA3|| align=right|15,7|| align=right|2,232|| align=right|0,088|| align=right|5,77|| align=right|3,333||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23424)||1981 EU9|| align=right|15,8|| align=right|2,250|| align=right|0,184|| align=right|4,50|| align=right|3,373||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23425)||1981 EL12|| align=right|16,0|| align=right|2,236|| align=right|0,062|| align=right|3,69|| align=right|3,343||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23426)||1981 EB16|| align=right|15,8|| align=right|2,241|| align=right|0,059|| align=right|3,83|| align=right|3,354||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23427)||1981 EF16|| align=right|14,7|| align=right|2,529|| align=right|0,200|| align=right|10,86|| align=right|4,022||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23428)||1981 EL18|| align=right|15,3|| align=right|2,532|| align=right|0,148|| align=right|3,35|| align=right|4,028||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23429)||1981 EO35|| align=right|15,9|| align=right|2,250|| align=right|0,135|| align=right|5,15|| align=right|3,375||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23430)||1981 EO38|| align=right|14,6|| align=right|2,559|| align=right|0,094|| align=right|12,32|| align=right|4,094||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23431)||1981 EA45|| align=right|15,9|| align=right|2,232|| align=right|0,162|| align=right|5,22|| align=right|3,334||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23432)||1981 EF47|| align=right|15,3|| align=right|2,912|| align=right|0,075|| align=right|3,24|| align=right|4,970||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23433)||1981 UU22|| align=right|13,1|| align=right|3,163|| align=right|0,061|| align=right|10,30|| align=right|5,625||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(23434)||1981 UB23|| align=right|13,5|| align=right|2,717|| align=right|0,191|| align=right|3,12|| align=right|4,477||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(23435)||1981 UZ24|| align=right|14,8|| align=right|2,302|| align=right|0,127|| align=right|8,37|| align=right|3,491||MBA||25. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(23436)||1982 UF8|| align=right|13,7|| align=right|3,151|| align=right|0,202|| align=right|3,78|| align=right|5,592||MBA||21. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(23437)||1984 SJ1|| align=right|14,6|| align=right|2,255|| align=right|0,213|| align=right|4,68|| align=right|3,385||MBA||27. září 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(23438)||1984 SZ5|| align=right|14,8|| align=right|2,305|| align=right|0,239|| align=right|8,23|| align=right|3,498||MBA||21. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(23439)||1986 PP|| align=right|14,7|| align=right|2,593|| align=right|0,231|| align=right|2,88|| align=right|4,175||MBA||1. srpna 1986||Palomar||E. F. Helin
|-
|(23440)||1986 QH1|| align=right|13,3|| align=right|3,164|| align=right|0,110|| align=right|15,27|| align=right|5,627||MBA||27. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(23441)||1986 QW1|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,177|| align=right|1,74|| align=right|5,655||MBA||27. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(23442)||1986 QJ2|| align=right|13,3|| align=right|3,115|| align=right|0,142|| align=right|4,59|| align=right|5,496||MBA||28. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(23443)||1986 TG1|| align=right|13,2|| align=right|2,566|| align=right|0,125|| align=right|14,93|| align=right|4,110||MBA||4. října 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(23444) Kukučín||1986 TV6|| align=right|13,7|| align=right|2,559|| align=right|0,188|| align=right|7,43|| align=right|4,093||MBA||5. října 1986||Piwnice||M. Antal
|-
|(23445)||1987 QY7|| align=right|13,4|| align=right|3,000|| align=right|0,149|| align=right|12,13|| align=right|5,196||MBA||21. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23446)||1987 SJ2|| align=right|14,3|| align=right|2,401|| align=right|0,176|| align=right|2,71|| align=right|3,719||MBA||19. září 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|(23447)||1987 VG|| align=right|14,6|| align=right|2,485|| align=right|0,198|| align=right|5,09|| align=right|3,916||MBA||15. listopadu 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(23448)||1988 BG|| align=right|12,8|| align=right|2,626|| align=right|0,160|| align=right|12,36|| align=right|4,255||MBA||18. ledna 1988||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(23449)||1988 BG5|| align=right|14,2|| align=right|2,668|| align=right|0,148|| align=right|12,58|| align=right|4,358||MBA||28. ledna 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(23450)||1988 CB4|| align=right|15,4|| align=right|2,173|| align=right|0,085|| align=right|6,71|| align=right|3,202||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23451)||1988 CO7|| align=right|16,1|| align=right|2,121|| align=right|0,068|| align=right|1,07|| align=right|3,089||MBA||15. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23452) Drew||1988 QF|| align=right|15,6|| align=right|1,962|| align=right|0,095|| align=right|23,88|| align=right|2,748||MBA||18. srpna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(23453)||1988 QR|| align=right|14,1|| align=right|2,911|| align=right|0,163|| align=right|4,10|| align=right|4,966||MBA||19. srpna 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(23454)||1988 XU2|| align=right|13,6|| align=right|2,675|| align=right|0,144|| align=right|9,05|| align=right|4,375||MBA||1. prosince 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(23455) Fumi||1988 XY4|| align=right|12,9|| align=right|2,988|| align=right|0,092|| align=right|10,37|| align=right|5,164||MBA||5. prosince 1988||Kiso||T. Nakamura
|-
|(23456)||1989 DB|| align=right|14,4|| align=right|2,374|| align=right|0,174|| align=right|3,34|| align=right|3,657||MBA||26. února 1989||Toyota||K. Suzuki; T. Furuta
|-
|(23457) Beiderbecke||1989 GV6|| align=right|13,1|| align=right|2,626|| align=right|0,202|| align=right|13,65|| align=right|4,254||MBA||5. dubna 1989||La Silla||M. Geffert
|-
|(23458)||1989 RY1|| align=right|13,6|| align=right|2,761|| align=right|0,280|| align=right|15,26|| align=right|4,586||MBA||6. září 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(23459)||1989 ST4|| align=right|13,6|| align=right|2,746|| align=right|0,080|| align=right|6,58|| align=right|4,549||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23460)||1989 SX9|| align=right|15,5|| align=right|2,278|| align=right|0,219|| align=right|00,63|| align=right|3,437||MBA||26. září 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(23461)||1989 TM4|| align=right|14,0|| align=right|2,696|| align=right|0,083|| align=right|10,64|| align=right|4,426||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23462)||1989 TU4|| align=right|15,1|| align=right|2,729|| align=right|0,168|| align=right|4,56|| align=right|4,508||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23463)||1989 TX11|| align=right|11,2|| align=right|5,179|| align=right|0,049|| align=right|12,89|| align=right|11,79||JUT||2. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(23464)||1989 TN15|| align=right|15,5|| align=right|2,247|| align=right|0,154|| align=right|2,99|| align=right|3,368||MBA||3. října 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(23465)||1989 UA1|| align=right|14,5|| align=right|2,208|| align=right|0,187|| align=right|5,27|| align=right|3,280||MBA||24. října 1989||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(23466)||1990 DU4|| align=right|14,3|| align=right|2,338|| align=right|0,145|| align=right|2,64|| align=right|3,575||MBA||28. února 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(23467)||1990 QS3|| align=right|15,5|| align=right|2,547|| align=right|0,210|| align=right|5,51|| align=right|4,064||MBA||20. srpna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(23468)||1990 SS3|| align=right|13,5|| align=right|2,682|| align=right|0,310|| align=right|11,34|| align=right|4,391||MBA||20. září 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(23469)||1990 SY3|| align=right|13,3|| align=right|2,669|| align=right|0,199|| align=right|11,11|| align=right|4,360||MBA||22. září 1990||Palomar||B. Roman
|-
|(23470)||1990 SO8|| align=right|15,3|| align=right|2,727|| align=right|0,237|| align=right|5,09|| align=right|4,502||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23471)||1990 TH3|| align=right|14,0|| align=right|2,744|| align=right|0,295|| align=right|10,38|| align=right|4,544||MBA||15. října 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(23472)||1990 TZ10|| align=right|14,5|| align=right|2,611|| align=right|0,158|| align=right|14,01|| align=right|4,217||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(23473) Voss||1990 TD12|| align=right|14,6|| align=right|2,687|| align=right|0,199|| align=right|2,91|| align=right|4,404||MBA||11. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(23474)||1990 UX1|| align=right|13,8|| align=right|2,655|| align=right|0,148|| align=right|12,74|| align=right|4,325||MBA||20. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(23475)||1990 VM2|| align=right|13,9|| align=right|2,675|| align=right|0,196|| align=right|4,66|| align=right|4,375||MBA||13. listopadu 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(23476)||1990 VE4|| align=right|14,0|| align=right|2,749|| align=right|0,217|| align=right|12,52|| align=right|4,558||MBA||15. listopadu 1990||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(23477)||1990 WS1|| align=right|13,8|| align=right|2,685|| align=right|0,121|| align=right|12,50|| align=right|4,398||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23478)||1991 BZ|| align=right|13,6|| align=right|2,811|| align=right|0,244|| align=right|6,00|| align=right|4,712||MBA||21. ledna 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(23479)||1991 CG|| align=right|12,1|| align=right|3,117|| align=right|0,209|| align=right|15,52|| align=right|5,503||MBA||5. února 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(23480)||1991 EL|| align=right|11,4|| align=right|5,211|| align=right|0,088|| align=right|22,55|| align=right|11,90||JUT||10. března 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(23481)||1991 GT4|| align=right|14,3|| align=right|2,287|| align=right|0,196|| align=right|4,98|| align=right|3,457||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23482)||1991 LV|| align=right|14,4|| align=right|1,886|| align=right|0,083|| align=right|18,82|| align=right|2,590||MBA||14. června 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(23483)||1991 LV4|| align=right|15,4|| align=right|2,298|| align=right|0,184|| align=right|3,93|| align=right|3,482||MBA||6. června 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23484)||1991 NC1|| align=right|14,7|| align=right|2,282|| align=right|0,213|| align=right|5,69|| align=right|3,446||MBA||12. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(23485)||1991 NV6|| align=right|13,8|| align=right|3,172|| align=right|0,137|| align=right|6,56|| align=right|5,649||MBA||12. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(23486)||1991 PE2|| align=right|16,3|| align=right|2,429|| align=right|0,233|| align=right|2,05|| align=right|3,786||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23487)||1991 PX4|| align=right|14,0|| align=right|3,105|| align=right|0,148|| align=right|1,47|| align=right|5,471||MBA||3. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23488)||1991 PF12|| align=right|15,2|| align=right|2,404|| align=right|0,236|| align=right|6,95|| align=right|3,728||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(23489)||1991 PU16|| align=right|14,3|| align=right|2,372|| align=right|0,122|| align=right|3,27|| align=right|3,652||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(23490)||1991 RK3|| align=right|13,8|| align=right|2,525|| align=right|0,165|| align=right|13,07|| align=right|4,011||MBA||12. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(23491)||1991 RX17|| align=right|14,0|| align=right|2,318|| align=right|0,143|| align=right|4,37|| align=right|3,529||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(23492)||1991 RA20|| align=right|14,1|| align=right|2,404|| align=right|0,155|| align=right|5,85|| align=right|3,726||MBA||14. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(23493)||1991 SO|| align=right|15,3|| align=right|2,557|| align=right|0,330|| align=right|7,76|| align=right|4,088||MBA||30. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(23494)||1991 SE2|| align=right|14,7|| align=right|2,361|| align=right|0,230|| align=right|2,42|| align=right|3,627||MBA||16. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(23495)||1991 UQ1|| align=right|14,0|| align=right|2,290|| align=right|0,182|| align=right|8,53|| align=right|3,465||MBA||29. října 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(23496)||1991 VN3|| align=right|14,7|| align=right|2,592|| align=right|0,323|| align=right|6,83|| align=right|4,173||MBA||3. listopadu 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(23497)||1991 VG4|| align=right|14,0|| align=right|2,533|| align=right|0,146|| align=right|11,84|| align=right|4,031||MBA||5. listopadu 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(23498)||1991 VH6|| align=right|14,6|| align=right|2,477|| align=right|0,156|| align=right|7,81|| align=right|3,897||MBA||6. listopadu 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23499)||1991 VY12|| align=right|13,2|| align=right|2,730|| align=right|0,175|| align=right|4,23|| align=right|4,511||MBA||11. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(23500)||1992 AT2|| align=right|14,2|| align=right|2,541|| align=right|0,185|| align=right|3,73|| align=right|4,049||MBA||9. ledna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23501)||1992 CK1|| align=right|14,1|| align=right|2,803|| align=right|0,178|| align=right|13,03|| align=right|4,691||MBA||12. února 1992||Merida||O. A. Naranjo; J. Stock
|-
|(23502)||1992 DE3|| align=right|15,4|| align=right|2,341|| align=right|0,178|| align=right|6,49|| align=right|3,582||MBA||25. února 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23503)||1992 DD4|| align=right|15,3|| align=right|2,710|| align=right|0,067|| align=right|4,18|| align=right|4,460||MBA||29. února 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23504)||1992 EX|| align=right|13,6|| align=right|2,659|| align=right|0,091|| align=right|10,24|| align=right|4,335||MBA||7. března 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(23505)||1992 EB4|| align=right|14,0|| align=right|2,626|| align=right|0,082|| align=right|10,44|| align=right|4,255||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(23506)||1992 EC8|| align=right|15,4|| align=right|2,660|| align=right|0,076|| align=right|3,01|| align=right|4,338||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(23507)||1992 EQ13|| align=right|14,7|| align=right|2,729|| align=right|0,083|| align=right|4,15|| align=right|4,506||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(23508)||1992 ET14|| align=right|14,3|| align=right|2,759|| align=right|0,085|| align=right|2,77|| align=right|4,582||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(23509)||1992 HQ3|| align=right|14,9|| align=right|2,831|| align=right|0,059|| align=right|3,48|| align=right|4,762||MBA||30. dubna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23510)||1992 PA2|| align=right|15,5|| align=right|2,262|| align=right|0,217|| align=right|5,68|| align=right|3,401||MBA||4. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(23511)||1992 PB2|| align=right|13,5|| align=right|3,156|| align=right|0,154|| align=right|5,50|| align=right|5,605||MBA||4. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(23512)||1992 PC3|| align=right|12,3|| align=right|3,051|| align=right|0,161|| align=right|11,61|| align=right|5,327||MBA||6. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(23513)||1992 PZ3|| align=right|14,1|| align=right|2,245|| align=right|0,183|| align=right|6,74|| align=right|3,363||MBA||2. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(23514) Schneider||1992 RU|| align=right|15,7|| align=right|2,323|| align=right|0,256|| align=right|3,93|| align=right|3,540||MBA||2. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(23515)||1992 RF2|| align=right|15,1|| align=right|2,319|| align=right|0,135|| align=right|4,31|| align=right|3,530||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23516)||1992 RK2|| align=right|15,5|| align=right|2,301|| align=right|0,156|| align=right|1,63|| align=right|3,490||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23517)||1992 RO3|| align=right|14,6|| align=right|3,029|| align=right|0,139|| align=right|00,44|| align=right|5,271||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23518)||1992 SP1|| align=right|14,0|| align=right|3,178|| align=right|0,206|| align=right|19,14|| align=right|5,665||MBA||20. září 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(23519)||1992 SG13|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,254|| align=right|5,66|| align=right|3,575||MBA||23. září 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(23520) Ludwigbechstein||1992 SM26|| align=right|15,9|| align=right|2,305|| align=right|0,122|| align=right|7,22|| align=right|3,499||MBA||23. září 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(23521)||1992 US1|| align=right|15,0|| align=right|2,286|| align=right|0,135|| align=right|7,83|| align=right|3,455||MBA||21. října 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(23522)||1992 WC9|| align=right|14,4|| align=right|2,338|| align=right|0,091|| align=right|7,26|| align=right|3,574||MBA||18. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(23523)||1993 AQ|| align=right|14,1|| align=right|2,542|| align=right|0,100|| align=right|8,72|| align=right|4,052||MBA||13. ledna 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(23524)||1993 BF3|| align=right|14,0|| align=right|2,559|| align=right|0,157|| align=right|4,88|| align=right|4,093||MBA||23. ledna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(23525)||1993 FS22|| align=right|15,2|| align=right|2,578|| align=right|0,120|| align=right|2,75|| align=right|4,139||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(23526)||1993 FJ32|| align=right|14,9|| align=right|2,548|| align=right|0,132|| align=right|4,51|| align=right|4,066||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(23527)||1993 FD37|| align=right|14,8|| align=right|2,527|| align=right|0,108|| align=right|3,00|| align=right|4,017||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(23528)||1993 FQ38|| align=right|15,6|| align=right|2,489|| align=right|0,096|| align=right|3,61|| align=right|3,926||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(23529)||1993 FR45|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,213|| align=right|17,67|| align=right|4,131||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(23530)||1993 FV45|| align=right|14,6|| align=right|2,543|| align=right|0,271|| align=right|5,63|| align=right|4,055||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(23531)||1993 FN62|| align=right|15,0|| align=right|2,577|| align=right|0,239|| align=right|5,15|| align=right|4,137||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(23532)||1993 JG1|| align=right|15,0|| align=right|2,564|| align=right|0,194|| align=right|3,42|| align=right|4,104||MBA||14. května 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23533)||1993 PU5|| align=right|14,9|| align=right|2,806|| align=right|0,090|| align=right|4,20|| align=right|4,700||MBA||15. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(23534)||1993 QP3|| align=right|14,4|| align=right|2,986|| align=right|0,161|| align=right|2,03|| align=right|5,160||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(23535)||1993 QL7|| align=right|14,9|| align=right|2,886|| align=right|0,018|| align=right|3,28|| align=right|4,901||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23536)||1993 QS9|| align=right|14,9|| align=right|2,965|| align=right|0,106|| align=right|11,49|| align=right|5,105||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23537)||1993 SA6|| align=right|14,2|| align=right|3,057|| align=right|0,131|| align=right|1,81|| align=right|5,343||MBA||17. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23538)||1993 TM15|| align=right|14,6|| align=right|2,958|| align=right|0,077|| align=right|3,09|| align=right|5,087||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23539)||1993 TU15|| align=right|14,7|| align=right|3,101|| align=right|0,123|| align=right|1,34|| align=right|5,460||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23540)||1993 TV19|| align=right|13,2|| align=right|2,893|| align=right|0,018|| align=right|3,44|| align=right|4,921||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23541)||1993 TU29|| align=right|14,4|| align=right|2,939|| align=right|0,056|| align=right|3,28|| align=right|5,039||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23542)||1993 TN30|| align=right|14,7|| align=right|2,899|| align=right|0,197|| align=right|4,44|| align=right|4,936||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23543)||1993 UK|| align=right|12,9|| align=right|2,858|| align=right|0,064|| align=right|3,33|| align=right|4,831||MBA||16. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(23544)||1993 XW|| align=right|13,0|| align=right|3,151|| align=right|0,100|| align=right|23,07|| align=right|5,594||MBA||11. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23545)||1994 AC|| align=right|14,2|| align=right|2,179|| align=right|0,094|| align=right|3,16|| align=right|3,215||MBA||2. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23546)||1994 AV10|| align=right|15,5|| align=right|2,245|| align=right|0,134|| align=right|4,32|| align=right|3,363||MBA||8. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23547) Tognelli||1994 DG|| align=right|13,2|| align=right|2,762|| align=right|0,156|| align=right|10,08|| align=right|4,589||MBA||17. února 1994||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(23548)||1994 EF2|| align=right|17,6|| align=right|2,290|| align=right|0,519|| align=right|23,36|| align=right|3,464||AMR||11. března 1994||Palomar||K. J. Lawrence
|-
|(23549)||1994 ES6|| align=right|11,0|| align=right|5,247|| align=right|0,045|| align=right|9,05|| align=right|12,02||JUT||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(23550)||1994 GK9|| align=right|14,5|| align=right|2,256|| align=right|0,131|| align=right|5,87|| align=right|3,387||MBA||11. dubna 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(23551)||1994 GO9|| align=right|13,9|| align=right|2,290|| align=right|0,186|| align=right|8,86|| align=right|3,464||MBA||11. dubna 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(23552)||1994 NB|| align=right|13,6|| align=right|2,366|| align=right|0,277|| align=right|23,78|| align=right|3,639||MBA||3. července 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(23553)||1994 PL4|| align=right|14,4|| align=right|2,432|| align=right|0,131|| align=right|8,67|| align=right|3,793||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23554)||1994 PJ11|| align=right|14,4|| align=right|2,428|| align=right|0,190|| align=right|1,52|| align=right|3,782||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23555)||1994 PP15|| align=right|15,3|| align=right|2,616|| align=right|0,010|| align=right|2,12|| align=right|4,231||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23556)||1994 PY25|| align=right|15,4|| align=right|2,585|| align=right|0,105|| align=right|1,33|| align=right|4,155||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23557)||1994 PU26|| align=right|15,6|| align=right|2,593|| align=right|0,180|| align=right|2,88|| align=right|4,175||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23558)||1994 PW26|| align=right|14,2|| align=right|2,778|| align=right|0,259|| align=right|9,23|| align=right|4,629||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23559)||1994 PD32|| align=right|14,8|| align=right|2,552|| align=right|0,144|| align=right|3,54|| align=right|4,076||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23560)||1994 RX8|| align=right|14,7|| align=right|2,916|| align=right|0,240|| align=right|7,52|| align=right|4,979||MBA||12. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23561)||1994 RM12|| align=right|14,1|| align=right|2,545|| align=right|0,170|| align=right|14,35|| align=right|4,060||MBA||1. září 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(23562)||1994 TR1|| align=right|14,1|| align=right|2,560|| align=right|0,302|| align=right|12,11|| align=right|4,096||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(23563)||1994 UP8|| align=right|14,7|| align=right|2,789|| align=right|0,083|| align=right|1,94|| align=right|4,656||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23564)||1994 VX1|| align=right|14,3|| align=right|2,989|| align=right|0,076|| align=right|3,53|| align=right|5,166||MBA||6. listopadu 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(23565)||1994 WB|| align=right|14,3|| align=right|2,573|| align=right|0,206|| align=right|13,41|| align=right|4,126||MBA||23. listopadu 1994||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(23566)||1994 WS1|| align=right|13,8|| align=right|3,015|| align=right|0,160|| align=right|8,89|| align=right|5,234||MBA||27. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23567)||1994 YG|| align=right|14,4|| align=right|3,052|| align=right|0,247|| align=right|00,99|| align=right|5,331||MBA||21. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23568)||1994 YU|| align=right|13,4|| align=right|2,979|| align=right|0,122|| align=right|9,81|| align=right|5,142||MBA||28. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23569)||1994 YF1|| align=right|13,2|| align=right|2,992|| align=right|0,026|| align=right|8,95|| align=right|5,175||MBA||28. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23570)||1995 AA|| align=right|14,0|| align=right|3,087|| align=right|0,183|| align=right|9,41|| align=right|5,422||MBA||1. ledna 1995||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(23571)||1995 AB|| align=right|13,5|| align=right|2,578|| align=right|0,128|| align=right|16,44|| align=right|4,139||MBA||1. ledna 1995||Sormano||M. Cavagna; E. Galliani
|-
|(23572)||1995 AS2|| align=right|13,7|| align=right|3,126|| align=right|0,033|| align=right|7,99|| align=right|5,527||MBA||10. ledna 1995||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(23573)||1995 BG|| align=right|13,1|| align=right|2,993|| align=right|0,099|| align=right|10,38|| align=right|5,177||MBA||23. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23574)||1995 BX|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,191|| align=right|1,48|| align=right|5,360||MBA||25. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23575)||1995 BE2|| align=right|14,0|| align=right|3,036|| align=right|0,054|| align=right|11,47|| align=right|5,290||MBA||30. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23576)||1995 DZ3|| align=right|12,9|| align=right|3,102|| align=right|0,268|| align=right|16,92|| align=right|5,462||MBA||21. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23577)||1995 DY8|| align=right|14,6|| align=right|3,338|| align=right|0,167|| align=right|2,12|| align=right|6,098||MBA||24. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23578) Baedeker||1995 DR13|| align=right|13,5|| align=right|3,115|| align=right|0,147|| align=right|1,78|| align=right|5,497||MBA||22. února 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(23579)||1995 EN5|| align=right|14,6|| align=right|3,211|| align=right|0,165|| align=right|18,41|| align=right|5,754||MBA||2. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23580)||1995 OZ2|| align=right|16,5|| align=right|2,328|| align=right|0,074|| align=right|6,17|| align=right|3,550||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23581)||1995 OE5|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,083|| align=right|2,89|| align=right|3,618||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23582)||1995 QA3|| align=right|14,1|| align=right|2,305|| align=right|0,108|| align=right|7,49|| align=right|3,498||MBA||31. srpna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23583) Křivský||1995 SJ1|| align=right|15,2|| align=right|2,481|| align=right|0,201|| align=right|4,07|| align=right|3,907||MBA||22. září 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(23584)||1995 SB31|| align=right|15,1|| align=right|2,248|| align=right|0,110|| align=right|5,53|| align=right|3,369||MBA||20. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23585)||1995 SD53|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,151|| align=right|5,42|| align=right|3,762||MBA||28. září 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23586)||1995 TA1|| align=right|15,6|| align=right|2,420|| align=right|0,069|| align=right|1,85|| align=right|3,765||MBA||13. října 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(23587)||1995 TE8|| align=right|13,8|| align=right|2,313|| align=right|0,218|| align=right|7,54|| align=right|3,517||MBA||2. října 1995||Geisei||T. Seki
|-
|(23588)||1995 UX3|| align=right|14,4|| align=right|2,408|| align=right|0,129|| align=right|6,66|| align=right|3,735||MBA||20. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23589)||1995 UR6|| align=right|15,5|| align=right|2,365|| align=right|0,122|| align=right|5,23|| align=right|3,636||MBA||23. října 1995||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(23590)||1995 UD34|| align=right|15,4|| align=right|2,578|| align=right|0,104|| align=right|4,44|| align=right|4,138||MBA||21. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23591)||1995 UP44|| align=right|13,9|| align=right|2,340|| align=right|0,127|| align=right|5,81|| align=right|3,578||MBA||26. října 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(23592)||1995 UB47|| align=right|13,5|| align=right|2,987|| align=right|0,095|| align=right|9,85|| align=right|5,162||MBA||27. října 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(23593)||1995 VJ|| align=right|15,0|| align=right|2,577|| align=right|0,133|| align=right|3,07|| align=right|4,136||MBA||2. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23594)||1995 VJ2|| align=right|14,0|| align=right|2,470|| align=right|0,115|| align=right|15,40|| align=right|3,880||MBA||13. listopadu 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(23595)||1995 VR11|| align=right|14,9|| align=right|2,384|| align=right|0,160|| align=right|5,72|| align=right|3,680||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23596)||1995 WQ|| align=right|14,8|| align=right|2,562|| align=right|0,229|| align=right|3,27|| align=right|4,100||MBA||17. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23597)||1995 WY4|| align=right|15,5|| align=right|2,378|| align=right|0,219|| align=right|3,28|| align=right|3,666||MBA||24. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23598)||1995 WL13|| align=right|14,1|| align=right|2,466|| align=right|0,079|| align=right|4,16|| align=right|3,872||MBA||16. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23599)||1995 XV|| align=right|14,4|| align=right|2,540|| align=right|0,198|| align=right|3,74|| align=right|4,047||MBA||12. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23600)||1995 XC1|| align=right|15,0|| align=right|2,684|| align=right|0,173|| align=right|3,36|| align=right|4,397||MBA||15. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23601)||1995 YC5|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,222|| align=right|3,18|| align=right|3,563||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23602)||1995 YK20|| align=right|14,7|| align=right|2,709|| align=right|0,073|| align=right|5,57|| align=right|4,457||MBA||23. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23603)||1995 YM23|| align=right|14,8|| align=right|2,610|| align=right|0,205|| align=right|12,15|| align=right|4,215||MBA||21. prosince 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(23604)||1996 AL|| align=right|13,4|| align=right|2,943|| align=right|0,174|| align=right|16,02|| align=right|5,048||MBA||11. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23605)||1996 AP|| align=right|13,7|| align=right|2,595|| align=right|0,173|| align=right|13,49|| align=right|4,178||MBA||11. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23606)||1996 AS1|| align=right|18,5|| align=right|1,750|| align=right|0,361|| align=right|14,37|| align=right|2,315||AMR||13. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23607)||1996 AR2|| align=right|14,0|| align=right|2,696|| align=right|0,204|| align=right|11,99|| align=right|4,425||MBA||13. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23608)||1996 AC4|| align=right|13,5|| align=right|2,556|| align=right|0,129|| align=right|13,52|| align=right|4,087||MBA||15. ledna 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(23609)||1996 AU6|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,067|| align=right|3,48|| align=right|4,489||MBA||12. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23610)||1996 AW7|| align=right|14,9|| align=right|2,750|| align=right|0,038|| align=right|3,19|| align=right|4,559||MBA||12. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23611)||1996 BO3|| align=right|14,0|| align=right|2,753|| align=right|0,097|| align=right|12,99|| align=right|4,566||MBA||27. ledna 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(23612)||1996 BJ4|| align=right|14,1|| align=right|2,644|| align=right|0,206|| align=right|13,44|| align=right|4,299||MBA||22. ledna 1996||Socorro||R. Weber
|-
|(23613)||1996 EK6|| align=right|14,0|| align=right|2,706|| align=right|0,105|| align=right|7,42|| align=right|4,450||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23614)||1996 FX|| align=right|14,5|| align=right|2,989|| align=right|0,147|| align=right|12,40|| align=right|5,167||MBA||18. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(23615)||1996 FK12|| align=right|14,8|| align=right|1,961|| align=right|0,101|| align=right|22,69|| align=right|2,746||MBA||28. března 1996||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(23616)||1996 HY10|| align=right|14,1|| align=right|3,069|| align=right|0,041|| align=right|10,00|| align=right|5,375||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23617)||1996 HM13|| align=right|12,7|| align=right|3,192|| align=right|0,116|| align=right|17,33|| align=right|5,701||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23618)||1996 JS5|| align=right|14,2|| align=right|3,146|| align=right|0,105|| align=right|3,75|| align=right|5,579||MBA||11. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23619)||1996 JX7|| align=right|14,7|| align=right|3,070|| align=right|0,210|| align=right|2,79|| align=right|5,378||MBA||12. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23620)||1996 LS2|| align=right|13,3|| align=right|3,078|| align=right|0,195|| align=right|9,86|| align=right|5,400||MBA||11. června 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23621)||1996 PA|| align=right|16,1|| align=right|1,905|| align=right|0,299|| align=right|19,34|| align=right|2,628||MBA||5. srpna 1996||Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(23622)||1996 RW29|| align=right|11,0|| align=right|5,102|| align=right|0,034|| align=right|13,05|| align=right|11,53||JUT||12. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(23623)||1996 TR29|| align=right|16,2|| align=right|2,218|| align=right|0,103|| align=right|4,81|| align=right|3,303||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23624)||1996 UX3|| align=right|11,5|| align=right|5,193|| align=right|0,162|| align=right|19,97|| align=right|11,84||JUT||29. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23625) Gelfond||1996 WX|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,112|| align=right|6,89|| align=right|3,358||MBA||19. listopadu 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(23626)||1996 XD3|| align=right|14,8|| align=right|2,270|| align=right|0,067|| align=right|2,22|| align=right|3,420||MBA||3. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23627)||1996 XG19|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,108|| align=right|3,32|| align=right|3,371||MBA||8. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23628)||1996 XZ31|| align=right|14,6|| align=right|2,221|| align=right|0,091|| align=right|7,12|| align=right|3,310||MBA||8. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(23629)||1996 YR|| align=right|15,2|| align=right|2,238|| align=right|0,169|| align=right|7,06|| align=right|3,348||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23630)||1996 YA3|| align=right|16,3|| align=right|2,316|| align=right|0,048|| align=right|1,53|| align=right|3,524||MBA||30. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(23631)||1997 AG|| align=right|14,6|| align=right|2,318|| align=right|0,079|| align=right|3,98|| align=right|3,530||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23632)||1997 AQ|| align=right|15,0|| align=right|2,257|| align=right|0,124|| align=right|7,93|| align=right|3,390||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23633)||1997 AF3|| align=right|14,9|| align=right|2,367|| align=right|0,130|| align=right|5,16|| align=right|3,641||MBA||4. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23634)||1997 AY3|| align=right|14,8|| align=right|2,323|| align=right|0,141|| align=right|5,23|| align=right|3,540||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23635)||1997 AH4|| align=right|16,2|| align=right|2,373|| align=right|0,189|| align=right|1,57|| align=right|3,654||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23636)||1997 AJ4|| align=right|14,1|| align=right|2,219|| align=right|0,121|| align=right|5,95|| align=right|3,304||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23637)||1997 AM6|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,084|| align=right|7,86|| align=right|3,501||MBA||4. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23638)||1997 AV6|| align=right|15,2|| align=right|2,343|| align=right|0,075|| align=right|5,54|| align=right|3,587||MBA||6. ledna 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(23639)||1997 AN7|| align=right|14,6|| align=right|2,288|| align=right|0,121|| align=right|2,46|| align=right|3,459||MBA||9. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23640)||1997 AY7|| align=right|14,6|| align=right|2,339|| align=right|0,128|| align=right|6,38|| align=right|3,576||MBA||2. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23641)||1997 AU10|| align=right|14,9|| align=right|2,313|| align=right|0,071|| align=right|6,71|| align=right|3,517||MBA||9. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23642)||1997 AD15|| align=right|15,7|| align=right|2,330|| align=right|0,160|| align=right|4,94|| align=right|3,555||MBA||9. ledna 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(23643)||1997 AQ15|| align=right|15,1|| align=right|2,237|| align=right|0,211|| align=right|4,00|| align=right|3,344||MBA||12. ledna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(23644) Yamaneko||1997 AW17|| align=right|15,5|| align=right|2,396|| align=right|0,127|| align=right|2,14|| align=right|3,707||MBA||13. ledna 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(23645)||1997 BJ2|| align=right|15,4|| align=right|2,303|| align=right|0,084|| align=right|6,51|| align=right|3,493||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23646)||1997 BX2|| align=right|15,2|| align=right|2,382|| align=right|0,069|| align=right|8,37|| align=right|3,676||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23647)||1997 BR3|| align=right|14,2|| align=right|2,452|| align=right|0,248|| align=right|21,67|| align=right|3,838||MBA||31. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23648)||1997 CB|| align=right|14,3|| align=right|2,349|| align=right|0,279|| align=right|11,34|| align=right|3,600||MBA||1. února 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(23649)||1997 CJ5|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,151|| align=right|00,44|| align=right|3,692||MBA||1. února 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(23650)||1997 CU5|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,092|| align=right|5,40|| align=right|3,603||MBA||7. února 1997||Kleť||Klet
|-
|(23651)||1997 CN12|| align=right|15,6|| align=right|2,560|| align=right|0,139|| align=right|7,78|| align=right|4,096||MBA||3. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23652)||1997 CW19|| align=right|15,8|| align=right|2,410|| align=right|0,129|| align=right|3,27|| align=right|3,741||MBA||12. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23653)||1997 CE21|| align=right|15,3|| align=right|2,273|| align=right|0,187|| align=right|3,94|| align=right|3,427||MBA||6. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23654)||1997 CC26|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,178|| align=right|2,98|| align=right|3,692||MBA||13. února 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(23655)||1997 CG26|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,110|| align=right|4,73|| align=right|3,704||MBA||14. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23656)||1997 CK26|| align=right|15,2|| align=right|2,371|| align=right|0,056|| align=right|6,47|| align=right|3,651||MBA||14. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23657)||1997 CB28|| align=right|14,5|| align=right|2,305|| align=right|0,113|| align=right|5,60|| align=right|3,499||MBA||6. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23658)||1997 CC28|| align=right|16,1|| align=right|2,435|| align=right|0,133|| align=right|2,42|| align=right|3,799||MBA||6. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23659)||1997 EH|| align=right|14,9|| align=right|2,420|| align=right|0,119|| align=right|3,53|| align=right|3,763||MBA||1. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23660)||1997 ED5|| align=right|16,0|| align=right|2,573|| align=right|0,194|| align=right|4,43|| align=right|4,127||MBA||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23661)||1997 EL16|| align=right|16,3|| align=right|2,563|| align=right|0,146|| align=right|1,22|| align=right|4,102||MBA||5. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23662)||1997 ES17|| align=right|13,9|| align=right|2,436|| align=right|0,234|| align=right|3,75|| align=right|3,801||MBA||3. března 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(23663) Kalou||1997 EG18|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,063|| align=right|7,09|| align=right|3,702||MBA||10. března 1997||Arbonne la Foret||M. Meunier
|-
|(23664)||1997 EP25|| align=right|14,9|| align=right|2,271|| align=right|0,090|| align=right|2,24|| align=right|3,423||MBA||5. března 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(23665)||1997 EU46|| align=right|14,6|| align=right|2,468|| align=right|0,148|| align=right|1,54|| align=right|3,877||MBA||12. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23666)||1997 FT1|| align=right|14,5|| align=right|2,626|| align=right|0,150|| align=right|12,44|| align=right|4,255||MBA||30. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23667)||1997 FM4|| align=right|14,7|| align=right|2,537|| align=right|0,148|| align=right|12,40|| align=right|4,039||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(23668)||1997 FR4|| align=right|15,7|| align=right|2,461|| align=right|0,131|| align=right|2,35|| align=right|3,859||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(23669)||1997 FB5|| align=right|15,2|| align=right|2,575|| align=right|0,113|| align=right|2,32|| align=right|4,131||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(23670)||1997 GX14|| align=right|14,7|| align=right|2,621|| align=right|0,199|| align=right|11,45|| align=right|4,242||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(23671)||1997 GX18|| align=right|15,6|| align=right|2,566|| align=right|0,157|| align=right|1,67|| align=right|4,110||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(23672)||1997 GR21|| align=right|14,8|| align=right|2,675|| align=right|0,171|| align=right|11,91|| align=right|4,375||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(23673)||1997 GB23|| align=right|15,2|| align=right|2,597|| align=right|0,224|| align=right|4,75|| align=right|4,184||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(23674)||1997 GJ23|| align=right|14,7|| align=right|2,607|| align=right|0,173|| align=right|13,15|| align=right|4,208||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(23675)||1997 GU23|| align=right|14,3|| align=right|2,576|| align=right|0,068|| align=right|15,05|| align=right|4,133||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(23676)||1997 GR25|| align=right|14,9|| align=right|2,424|| align=right|0,175|| align=right|3,63|| align=right|3,774||MBA||4. dubna 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(23677)||1997 GV32|| align=right|15,1|| align=right|2,553|| align=right|0,194|| align=right|13,58|| align=right|4,079||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(23678)||1997 GW32|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,108|| align=right|1,77|| align=right|4,252||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(23679)||1997 GM33|| align=right|14,2|| align=right|2,601|| align=right|0,113|| align=right|13,31|| align=right|4,194||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(23680)||1997 GL34|| align=right|14,2|| align=right|2,413|| align=right|0,123|| align=right|2,96|| align=right|3,747||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(23681)||1997 GC36|| align=right|14,4|| align=right|2,675|| align=right|0,039|| align=right|3,74|| align=right|4,375||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(23682)||1997 GT40|| align=right|14,0|| align=right|2,890|| align=right|0,072|| align=right|3,34|| align=right|4,911||MBA||7. dubna 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23683)||1997 HO1|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,153|| align=right|1,11|| align=right|4,235||MBA||28. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23684)||1997 HB10|| align=right|15,4|| align=right|2,674|| align=right|0,021|| align=right|2,89|| align=right|4,371||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(23685) Toaldo||1997 JV|| align=right|15,2|| align=right|2,614|| align=right|0,168|| align=right|11,53|| align=right|4,227||MBA||1. května 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(23686)||1997 JZ7|| align=right|13,7|| align=right|2,688|| align=right|0,170|| align=right|12,88|| align=right|4,406||MBA||8. května 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23687)||1997 JA11|| align=right|13,1|| align=right|3,141|| align=right|0,308|| align=right|14,97|| align=right|5,566||MBA||8. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23688)||1997 JJ11|| align=right|13,7|| align=right|2,575|| align=right|0,178|| align=right|14,53|| align=right|4,132||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23689)||1997 JC13|| align=right|13,9|| align=right|2,598|| align=right|0,168|| align=right|9,09|| align=right|4,186||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23690)||1997 JD14|| align=right|13,8|| align=right|2,546|| align=right|0,016|| align=right|14,06|| align=right|4,061||MBA||9. května 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23691)||1997 JN16|| align=right|14,2|| align=right|2,611|| align=right|0,177|| align=right|4,18|| align=right|4,219||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23692)||1997 KA|| align=right|13,0|| align=right|2,655|| align=right|0,149|| align=right|12,92|| align=right|4,325||MBA||20. května 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23693)||1997 KU2|| align=right|13,8|| align=right|2,598|| align=right|0,112|| align=right|13,81|| align=right|4,186||MBA||30. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23694)||1997 KZ3|| align=right|11,4|| align=right|5,269|| align=right|0,036|| align=right|9,77|| align=right|12,10||JUT||29. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23695)||1997 MS4|| align=right|12,8|| align=right|3,171|| align=right|0,231|| align=right|9,64|| align=right|5,646||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(23696)||1997 MV4|| align=right|13,2|| align=right|3,034|| align=right|0,074|| align=right|9,75|| align=right|5,283||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(23697)||1997 MK9|| align=right|15,5|| align=right|2,804|| align=right|0,079|| align=right|9,46|| align=right|4,695||MBA||26. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23698)||1997 NA3|| align=right|14,4|| align=right|3,059|| align=right|0,090|| align=right|2,33|| align=right|5,348||MBA||4. července 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23699) Paulgordan||1997 ND3|| align=right|15,2|| align=right|3,147|| align=right|0,165|| align=right|15,51|| align=right|5,581||MBA||8. července 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(23700)||1997 OZ|| align=right|14,6|| align=right|3,073|| align=right|0,192|| align=right|2,72|| align=right|5,386||MBA||25. července 1997||Mallorca||R. Pacheco; A. Lopez
|-
|(23701)||1997 PC1|| align=right|14,1|| align=right|3,102|| align=right|0,172|| align=right|1,51|| align=right|5,462||MBA||3. srpna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23702)||1997 QE1|| align=right|12,8|| align=right|2,634|| align=right|0,139|| align=right|16,29|| align=right|4,274||MBA||28. srpna 1997||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(23703)||1997 RJ1|| align=right|13,5|| align=right|3,202|| align=right|0,142|| align=right|6,38|| align=right|5,730||MBA||3. září 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(23704)||1997 SD10|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,201|| align=right|2,54|| align=right|3,707||MBA||23. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23705)||1997 SQ14|| align=right|14,1|| align=right|2,452|| align=right|0,139|| align=right|5,70|| align=right|3,838||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23706)||1997 SY32|| align=right|12,4|| align=right|5,256|| align=right|0,091|| align=right|6,81|| align=right|12,05||JUT||29. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23707)||1997 TZ7|| align=right|13,2|| align=right|3,115|| align=right|0,248|| align=right|16,91|| align=right|5,497||MBA||4. října 1997||Chinle||J. Bruton
|-
|(23708)||1997 TR18|| align=right|13,2|| align=right|2,989|| align=right|0,046|| align=right|9,47|| align=right|5,168||MBA||5. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23709)||1997 TA28|| align=right|11,1|| align=right|5,165|| align=right|0,084|| align=right|10,70|| align=right|11,74||JUT||1. října 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(23710)||1997 UJ|| align=right|12,3|| align=right|5,131|| align=right|0,062|| align=right|11,10|| align=right|11,63||JUT||20. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(23711)||1997 UT2|| align=right|13,0|| align=right|3,161|| align=right|0,224|| align=right|17,00|| align=right|5,621||MBA||25. října 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(23712) Willpatrick||1998 AA|| align=right|13,5|| align=right|2,376|| align=right|0,247|| align=right|23,50|| align=right|3,661||MBA||1. ledna 1998||Needville||W. G. Dillon; E. R. Dillon
|-
|(23713)||1998 EQ2|| align=right|16,4|| align=right|2,293|| align=right|0,094|| align=right|6,32|| align=right|3,471||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23714)||1998 EC3|| align=right|16,7|| align=right|2,130|| align=right|0,515|| align=right|8,38|| align=right|3,109||AMR||1. března 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23715)||1998 FK2|| align=right|15,0|| align=right|1,932|| align=right|0,083|| align=right|22,19|| align=right|2,684||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23716)||1998 FA107|| align=right|15,9|| align=right|2,285|| align=right|0,217|| align=right|7,69|| align=right|3,452||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23717)||1998 FW118|| align=right|15,2|| align=right|2,257|| align=right|0,155|| align=right|4,58|| align=right|3,391||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23718) Horgos||1998 GO10|| align=right|14,7|| align=right|2,567|| align=right|0,189|| align=right|1,44|| align=right|4,113||MBA||2. dubna 1998||Piszkesteto||K. Sarneczky; L. Kiss
|-
|(23719)||1998 HG23|| align=right|16,1|| align=right|2,131|| align=right|0,046|| align=right|2,61|| align=right|3,109||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23720)||1998 HG26|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,201|| align=right|3,74|| align=right|3,626||MBA||20. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23721)||1998 HQ27|| align=right|14,4|| align=right|2,285|| align=right|0,229|| align=right|4,95|| align=right|3,452||MBA||22. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23722)||1998 HD32|| align=right|15,2|| align=right|2,279|| align=right|0,190|| align=right|4,14|| align=right|3,440||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23723)||1998 HG40|| align=right|16,3|| align=right|2,182|| align=right|0,110|| align=right|3,97|| align=right|3,223||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23724)||1998 HW41|| align=right|16,1|| align=right|2,237|| align=right|0,168|| align=right|3,86|| align=right|3,346||MBA||24. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23725)||1998 HH43|| align=right|15,5|| align=right|2,341|| align=right|0,240|| align=right|6,04|| align=right|3,581||MBA||23. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(23726)||1998 HG48|| align=right|14,7|| align=right|2,165|| align=right|0,247|| align=right|6,36|| align=right|3,184||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23727)||1998 HO52|| align=right|15,1|| align=right|2,208|| align=right|0,182|| align=right|4,29|| align=right|3,280||MBA||30. dubna 1998||Nanyo||T. Okuni
|-
|(23728)||1998 HV63|| align=right|14,2|| align=right|2,434|| align=right|0,092|| align=right|7,47|| align=right|3,797||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23729)||1998 HH80|| align=right|14,4|| align=right|2,294|| align=right|0,189|| align=right|5,89|| align=right|3,475||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23730)||1998 HX89|| align=right|15,9|| align=right|2,228|| align=right|0,138|| align=right|3,88|| align=right|3,326||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23731)||1998 HA93|| align=right|15,0|| align=right|2,428|| align=right|0,208|| align=right|2,14|| align=right|3,782||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23732)||1998 HV95|| align=right|15,5|| align=right|2,318|| align=right|0,178|| align=right|5,30|| align=right|3,529||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23733)||1998 HE123|| align=right|14,8|| align=right|2,402|| align=right|0,115|| align=right|7,86|| align=right|3,723||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23734)||1998 HK124|| align=right|14,6|| align=right|2,215|| align=right|0,120|| align=right|6,21|| align=right|3,295||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23735)||1998 HM134|| align=right|15,5|| align=right|2,285|| align=right|0,153|| align=right|6,22|| align=right|3,452||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23736)||1998 HO148|| align=right|15,5|| align=right|2,138|| align=right|0,105|| align=right|2,30|| align=right|3,126||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23737)||1998 HW150|| align=right|14,8|| align=right|2,300|| align=right|0,239|| align=right|5,14|| align=right|3,488||MBA||21. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23738)||1998 JZ1|| align=right|15,0|| align=right|2,157|| align=right|0,291|| align=right|5,82|| align=right|3,168||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(23739)||1998 KS1|| align=right|15,0|| align=right|2,228|| align=right|0,171|| align=right|4,72|| align=right|3,325||MBA||18. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23740)||1998 KP3|| align=right|15,3|| align=right|2,357|| align=right|0,136|| align=right|5,83|| align=right|3,618||MBA||25. května 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(23741)||1998 KB4|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,173|| align=right|2,78|| align=right|3,722||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23742)||1998 KW4|| align=right|16,0|| align=right|2,284|| align=right|0,142|| align=right|4,57|| align=right|3,452||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23743)||1998 KT6|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,148|| align=right|6,25|| align=right|3,462||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23744)||1998 KX6|| align=right|15,2|| align=right|2,257|| align=right|0,191|| align=right|2,95|| align=right|3,391||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23745)||1998 KZ15|| align=right|16,1|| align=right|2,241|| align=right|0,168|| align=right|6,07|| align=right|3,354||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23746)||1998 KQ19|| align=right|15,4|| align=right|2,165|| align=right|0,184|| align=right|4,46|| align=right|3,184||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23747)||1998 KW25|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,189|| align=right|3,54|| align=right|3,707||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23748)||1998 KF28|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,169|| align=right|5,39|| align=right|3,436||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23749)||1998 KL30|| align=right|14,6|| align=right|2,251|| align=right|0,159|| align=right|5,00|| align=right|3,378||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23750)||1998 KQ35|| align=right|15,2|| align=right|2,379|| align=right|0,113|| align=right|5,80|| align=right|3,670||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23751)||1998 KL37|| align=right|14,4|| align=right|2,290|| align=right|0,071|| align=right|5,93|| align=right|3,466||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23752)||1998 KB41|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,163|| align=right|1,07|| align=right|3,463||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23753)||1998 KP41|| align=right|15,9|| align=right|2,215|| align=right|0,089|| align=right|3,65|| align=right|3,297||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23754)||1998 KV46|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,187|| align=right|3,74|| align=right|3,535||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23755)||1998 KY46|| align=right|15,4|| align=right|2,300|| align=right|0,137|| align=right|2,98|| align=right|3,487||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23756)||1998 KE47|| align=right|15,4|| align=right|2,294|| align=right|0,142|| align=right|3,24|| align=right|3,473||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23757)||1998 KL48|| align=right|14,8|| align=right|2,276|| align=right|0,146|| align=right|7,06|| align=right|3,432||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23758)||1998 KG51|| align=right|14,8|| align=right|2,337|| align=right|0,136|| align=right|6,06|| align=right|3,573||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23759)||1998 KS56|| align=right|15,9|| align=right|2,219|| align=right|0,141|| align=right|3,72|| align=right|3,306||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23760)||1998 KM61|| align=right|15,7|| align=right|2,185|| align=right|0,134|| align=right|5,28|| align=right|3,230||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23761)||1998 KJ63|| align=right|15,6|| align=right|2,329|| align=right|0,054|| align=right|7,00|| align=right|3,555||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23762)||1998 KF64|| align=right|15,1|| align=right|2,359|| align=right|0,133|| align=right|5,76|| align=right|3,622||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23763)||1998 MP7|| align=right|15,0|| align=right|2,445|| align=right|0,168|| align=right|5,22|| align=right|3,823||MBA||24. června 1998||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(23764)||1998 MR15|| align=right|14,7|| align=right|2,583|| align=right|0,196|| align=right|14,28|| align=right|4,150||MBA||21. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23765)||1998 MN16|| align=right|13,8|| align=right|2,592|| align=right|0,176|| align=right|14,21|| align=right|4,173||MBA||27. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23766)||1998 MZ23|| align=right|13,2|| align=right|2,469|| align=right|0,150|| align=right|5,55|| align=right|3,878||MBA||25. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23767)||1998 MG31|| align=right|15,0|| align=right|2,250|| align=right|0,181|| align=right|4,28|| align=right|3,374||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23768)||1998 MT32|| align=right|14,1|| align=right|2,292|| align=right|0,101|| align=right|4,18|| align=right|3,469||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23769)||1998 MP33|| align=right|14,1|| align=right|2,461|| align=right|0,113|| align=right|8,29|| align=right|3,859||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23770)||1998 MQ35|| align=right|15,8|| align=right|2,267|| align=right|0,215|| align=right|6,26|| align=right|3,413||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23771)||1998 MR37|| align=right|14,6|| align=right|2,345|| align=right|0,212|| align=right|4,22|| align=right|3,591||MBA||24. června 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23772)||1998 MU37|| align=right|14,6|| align=right|2,334|| align=right|0,080|| align=right|5,52|| align=right|3,565||MBA||24. června 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23773)||1998 MV37|| align=right|13,7|| align=right|2,475|| align=right|0,160|| align=right|14,46|| align=right|3,892||MBA||24. června 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23774) Herbelliott||1998 MZ41|| align=right|15,0|| align=right|2,602|| align=right|0,184|| align=right|13,51|| align=right|4,197||MBA||26. června 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(23775)||1998 PE|| align=right|14,7|| align=right|2,652|| align=right|0,185|| align=right|15,50|| align=right|4,318||MBA||2. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23776) Gosset||1998 QE|| align=right|14,3|| align=right|2,663|| align=right|0,051|| align=right|2,32|| align=right|4,345||MBA||17. srpna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(23777) Goursat||1998 QT5|| align=right|13,7|| align=right|2,956|| align=right|0,092|| align=right|9,95|| align=right|5,080||MBA||23. srpna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(23778)||1998 QO7|| align=right|14,1|| align=right|2,997|| align=right|0,219|| align=right|10,17|| align=right|5,187||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23779)||1998 QL10|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,187|| align=right|3,80|| align=right|4,192||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23780)||1998 QT10|| align=right|14,5|| align=right|2,663|| align=right|0,188|| align=right|14,29|| align=right|4,344||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23781)||1998 QT11|| align=right|14,0|| align=right|3,144|| align=right|0,132|| align=right|10,72|| align=right|5,575||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23782)||1998 QE12|| align=right|12,5|| align=right|3,416|| align=right|0,098|| align=right|9,28|| align=right|6,312||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23783)||1998 QG12|| align=right|15,1|| align=right|2,352|| align=right|0,074|| align=right|6,06|| align=right|3,606||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23784)||1998 QW15|| align=right|14,4|| align=right|2,987|| align=right|0,147|| align=right|00,98|| align=right|5,161||MBA||22. srpna 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(23785)||1998 QJ16|| align=right|13,4|| align=right|2,795|| align=right|0,186|| align=right|7,22|| align=right|4,672||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23786)||1998 QK16|| align=right|14,4|| align=right|2,644|| align=right|0,176|| align=right|12,79|| align=right|4,299||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23787)||1998 QC17|| align=right|13,6|| align=right|2,393|| align=right|0,054|| align=right|6,92|| align=right|3,701||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23788)||1998 QT18|| align=right|14,4|| align=right|2,287|| align=right|0,148|| align=right|2,86|| align=right|3,458||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23789)||1998 QW18|| align=right|14,9|| align=right|2,742|| align=right|0,062|| align=right|12,44|| align=right|4,539||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23790)||1998 QK19|| align=right|13,6|| align=right|2,419|| align=right|0,113|| align=right|7,72|| align=right|3,761||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23791)||1998 QX21|| align=right|14,6|| align=right|2,360|| align=right|0,110|| align=right|5,41|| align=right|3,624||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23792)||1998 QU24|| align=right|14,5|| align=right|2,336|| align=right|0,112|| align=right|6,41|| align=right|3,569||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23793)||1998 QK26|| align=right|14,3|| align=right|3,137|| align=right|0,214|| align=right|00,41|| align=right|5,555||MBA||23. srpna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(23794)||1998 QG29|| align=right|16,2|| align=right|2,432|| align=right|0,108|| align=right|5,94|| align=right|3,793||MBA||22. srpna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23795)||1998 QW32|| align=right|14,5|| align=right|2,873|| align=right|0,087|| align=right|11,65|| align=right|4,870||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23796)||1998 QK34|| align=right|13,1|| align=right|2,598|| align=right|0,126|| align=right|14,51|| align=right|4,186||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23797)||1998 QR36|| align=right|14,2|| align=right|2,581|| align=right|0,155|| align=right|12,75|| align=right|4,146||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23798)||1998 QL37|| align=right|15,0|| align=right|2,258|| align=right|0,090|| align=right|4,31|| align=right|3,393||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23799)||1998 QZ37|| align=right|14,8|| align=right|2,600|| align=right|0,179|| align=right|13,74|| align=right|4,191||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23800)||1998 QD38|| align=right|13,5|| align=right|2,853|| align=right|0,060|| align=right|2,60|| align=right|4,819||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23801)||1998 QQ38|| align=right|14,8|| align=right|2,433|| align=right|0,174|| align=right|2,74|| align=right|3,794||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23802)||1998 QA39|| align=right|13,8|| align=right|2,674|| align=right|0,166|| align=right|12,87|| align=right|4,372||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23803)||1998 QE39|| align=right|14,1|| align=right|3,081|| align=right|0,212|| align=right|00,47|| align=right|5,407||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23804)||1998 QR39|| align=right|14,6|| align=right|2,367|| align=right|0,109|| align=right|6,16|| align=right|3,642||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23805)||1998 QB40|| align=right|14,1|| align=right|2,744|| align=right|0,186|| align=right|10,04|| align=right|4,545||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23806)||1998 QD40|| align=right|14,0|| align=right|2,790|| align=right|0,037|| align=right|3,35|| align=right|4,659||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23807)||1998 QM40|| align=right|13,9|| align=right|2,661|| align=right|0,187|| align=right|11,21|| align=right|4,339||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23808)||1998 QL42|| align=right|14,8|| align=right|2,879|| align=right|0,057|| align=right|1,74|| align=right|4,883||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23809)||1998 QC44|| align=right|15,0|| align=right|2,408|| align=right|0,108|| align=right|6,90|| align=right|3,736||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23810)||1998 QO45|| align=right|13,5|| align=right|2,435|| align=right|0,073|| align=right|12,47|| align=right|3,799||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23811)||1998 QB46|| align=right|14,7|| align=right|2,610|| align=right|0,138|| align=right|3,60|| align=right|4,216||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23812)||1998 QR46|| align=right|15,4|| align=right|2,734|| align=right|0,114|| align=right|4,75|| align=right|4,520||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23813)||1998 QT46|| align=right|13,1|| align=right|3,101|| align=right|0,063|| align=right|4,65|| align=right|5,460||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23814)||1998 QE49|| align=right|14,1|| align=right|2,785|| align=right|0,069|| align=right|1,58|| align=right|4,647||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23815)||1998 QF49|| align=right|13,6|| align=right|2,768|| align=right|0,230|| align=right|8,71|| align=right|4,605||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23816)||1998 QF50|| align=right|14,6|| align=right|2,766|| align=right|0,147|| align=right|8,31|| align=right|4,599||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23817)||1998 QX50|| align=right|14,1|| align=right|2,481|| align=right|0,132|| align=right|7,42|| align=right|3,908||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23818)||1998 QZ50|| align=right|14,8|| align=right|2,776|| align=right|0,172|| align=right|5,73|| align=right|4,624||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23819)||1998 QK54|| align=right|14,0|| align=right|2,787|| align=right|0,079|| align=right|3,37|| align=right|4,653||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23820)||1998 QT69|| align=right|15,1|| align=right|2,651|| align=right|0,146|| align=right|11,34|| align=right|4,315||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23821)||1998 QZ69|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,088|| align=right|8,70|| align=right|5,110||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23822)||1998 QC70|| align=right|13,6|| align=right|3,011|| align=right|0,078|| align=right|10,03|| align=right|5,223||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23823)||1998 QJ70|| align=right|12,6|| align=right|3,198|| align=right|0,206|| align=right|16,99|| align=right|5,719||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23824)||1998 QX72|| align=right|14,4|| align=right|3,075|| align=right|0,079|| align=right|15,55|| align=right|5,392||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23825)||1998 QD73|| align=right|14,0|| align=right|2,730|| align=right|0,128|| align=right|12,14|| align=right|4,510||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23826)||1998 QO73|| align=right|13,9|| align=right|2,597|| align=right|0,218|| align=right|14,46|| align=right|4,186||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23827)||1998 QG74|| align=right|13,5|| align=right|3,117|| align=right|0,198|| align=right|8,89|| align=right|5,503||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23828)||1998 QK76|| align=right|13,9|| align=right|2,696|| align=right|0,197|| align=right|13,14|| align=right|4,425||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23829)||1998 QR77|| align=right|14,0|| align=right|2,673|| align=right|0,111|| align=right|12,44|| align=right|4,371||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23830)||1998 QZ85|| align=right|13,5|| align=right|2,785|| align=right|0,306|| align=right|31,52|| align=right|4,646||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23831)||1998 QK86|| align=right|14,1|| align=right|2,991|| align=right|0,109|| align=right|9,39|| align=right|5,171||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23832)||1998 QW89|| align=right|13,9|| align=right|2,573|| align=right|0,154|| align=right|15,20|| align=right|4,127||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23833)||1998 QS90|| align=right|15,3|| align=right|2,315|| align=right|0,195|| align=right|6,12|| align=right|3,521||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23834)||1998 QW90|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,198|| align=right|3,04|| align=right|3,647||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23835)||1998 QF91|| align=right|14,0|| align=right|2,701|| align=right|0,203|| align=right|12,89|| align=right|4,439||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23836)||1998 QS93|| align=right|15,0|| align=right|2,570|| align=right|0,207|| align=right|15,65|| align=right|4,119||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23837)||1998 QY93|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,170|| align=right|1,53|| align=right|3,673||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23838)||1998 QB96|| align=right|14,1|| align=right|2,659|| align=right|0,152|| align=right|13,06|| align=right|4,335||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23839)||1998 QO100|| align=right|14,4|| align=right|2,720|| align=right|0,059|| align=right|5,65|| align=right|4,485||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23840)||1998 QP100|| align=right|14,3|| align=right|2,806|| align=right|0,077|| align=right|5,13|| align=right|4,699||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23841)||1998 QG102|| align=right|14,2|| align=right|2,841|| align=right|0,070|| align=right|5,88|| align=right|4,788||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23842)||1998 QM106|| align=right|13,9|| align=right|2,752|| align=right|0,164|| align=right|11,33|| align=right|4,563||MBA||25. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23843)||1998 QU106|| align=right|13,4|| align=right|2,882|| align=right|0,169|| align=right|4,53|| align=right|4,892||MBA||25. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23844)||1998 QB109|| align=right|15,2|| align=right|2,309|| align=right|0,180|| align=right|9,15|| align=right|3,508||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23845)||1998 RB|| align=right|14,1|| align=right|2,564|| align=right|0,013|| align=right|15,28|| align=right|4,106||MBA||2. září 1998||Dynic||A. Sugie
|-
|(23846)||1998 RF|| align=right|14,6|| align=right|2,740|| align=right|0,056|| align=right|8,36|| align=right|4,534||MBA||1. září 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(23847)||1998 RC1|| align=right|13,3|| align=right|2,971|| align=right|0,095|| align=right|9,59|| align=right|5,121||MBA||12. září 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23848)||1998 RJ1|| align=right|13,0|| align=right|3,197|| align=right|0,218|| align=right|1,15|| align=right|5,717||MBA||10. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(23849)||1998 RA19|| align=right|14,7|| align=right|2,777|| align=right|0,047|| align=right|12,67|| align=right|4,626||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23850)||1998 RJ34|| align=right|14,4|| align=right|2,558|| align=right|0,197|| align=right|8,27|| align=right|4,089||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23851)||1998 RZ34|| align=right|15,0|| align=right|2,396|| align=right|0,166|| align=right|3,06|| align=right|3,708||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23852)||1998 RN35|| align=right|14,1|| align=right|2,880|| align=right|0,055|| align=right|1,73|| align=right|4,887||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23853)||1998 RZ35|| align=right|13,5|| align=right|2,650|| align=right|0,104|| align=right|12,98|| align=right|4,312||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23854)||1998 RD40|| align=right|15,2|| align=right|2,380|| align=right|0,167|| align=right|4,45|| align=right|3,672||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23855)||1998 RD44|| align=right|15,1|| align=right|2,740|| align=right|0,097|| align=right|5,87|| align=right|4,535||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23856)||1998 RU47|| align=right|13,2|| align=right|2,982|| align=right|0,053|| align=right|12,44|| align=right|5,148||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23857)||1998 RT50|| align=right|13,8|| align=right|2,379|| align=right|0,169|| align=right|8,11|| align=right|3,668||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23858)||1998 RG53|| align=right|14,3|| align=right|2,727|| align=right|0,034|| align=right|5,68|| align=right|4,503||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23859)||1998 RX55|| align=right|14,4|| align=right|2,673|| align=right|0,165|| align=right|10,38|| align=right|4,370||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23860)||1998 RU56|| align=right|13,8|| align=right|2,699|| align=right|0,069|| align=right|3,27|| align=right|4,433||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23861)||1998 RM58|| align=right|14,5|| align=right|2,871|| align=right|0,014|| align=right|1,67|| align=right|4,864||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23862)||1998 RU59|| align=right|14,8|| align=right|2,461|| align=right|0,164|| align=right|11,50|| align=right|3,859||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23863)||1998 RB62|| align=right|13,7|| align=right|2,981|| align=right|0,104|| align=right|9,61|| align=right|5,146||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23864)||1998 RP64|| align=right|13,2|| align=right|3,131|| align=right|0,091|| align=right|23,20|| align=right|5,540||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23865)||1998 RK65|| align=right|14,1|| align=right|2,676|| align=right|0,060|| align=right|2,54|| align=right|4,376||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23866)||1998 RC69|| align=right|13,3|| align=right|3,179|| align=right|0,193|| align=right|00,53|| align=right|5,666||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23867)||1998 RG71|| align=right|14,8|| align=right|3,059|| align=right|0,168|| align=right|5,73|| align=right|5,349||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23868)||1998 RA73|| align=right|13,5|| align=right|2,954|| align=right|0,037|| align=right|00,76|| align=right|5,077||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23869)||1998 RF74|| align=right|14,0|| align=right|2,675|| align=right|0,032|| align=right|5,99|| align=right|4,375||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23870)||1998 RW75|| align=right|13,0|| align=right|3,045|| align=right|0,126|| align=right|2,57|| align=right|5,312||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23871)||1998 RC76|| align=right|15,1|| align=right|2,384|| align=right|0,224|| align=right|4,99|| align=right|3,680||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23872)||1998 RH76|| align=right|13,2|| align=right|2,948|| align=right|0,103|| align=right|3,24|| align=right|5,061||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23873)||1998 RL76|| align=right|13,8|| align=right|2,885|| align=right|0,089|| align=right|3,29|| align=right|4,901||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23874)||1998 RB77|| align=right|13,3|| align=right|2,758|| align=right|0,092|| align=right|4,70|| align=right|4,580||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23875)||1998 RC77|| align=right|15,0|| align=right|2,683|| align=right|0,187|| align=right|3,71|| align=right|4,393||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23876)||1998 RZ79|| align=right|13,4|| align=right|2,792|| align=right|0,065|| align=right|4,98|| align=right|4,664||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23877)||1998 SP|| align=right|13,8|| align=right|3,163|| align=right|0,148|| align=right|4,99|| align=right|5,624||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23878)||1998 SN2|| align=right|14,6|| align=right|3,091|| align=right|0,180|| align=right|00,23|| align=right|5,433||MBA||18. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23879)||1998 SX4|| align=right|13,8|| align=right|3,181|| align=right|0,117|| align=right|11,88|| align=right|5,673||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23880) Tongil||1998 SG5|| align=right|12,8|| align=right|2,673|| align=right|0,171|| align=right|12,77|| align=right|4,370||MBA||18. září 1998||Younchun||T. H. Lee
|-
|(23881)||1998 SP7|| align=right|15,7|| align=right|2,549|| align=right|0,197|| align=right|2,04|| align=right|4,070||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(23882)||1998 SC12|| align=right|13,9|| align=right|2,997|| align=right|0,150|| align=right|10,54|| align=right|5,188||MBA||22. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23883)||1998 SL12|| align=right|14,0|| align=right|2,844|| align=right|0,073|| align=right|2,30|| align=right|4,795||MBA||21. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(23884) Karenharvey||1998 SY12|| align=right|14,4|| align=right|2,545|| align=right|0,136|| align=right|14,60|| align=right|4,059||MBA||20. září 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(23885)||1998 SE13|| align=right|13,7|| align=right|2,533|| align=right|0,051|| align=right|14,60|| align=right|4,031||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23886)||1998 SV23|| align=right|14,4|| align=right|3,129|| align=right|0,124|| align=right|18,35|| align=right|5,534||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23887)||1998 SA24|| align=right|13,9|| align=right|2,820|| align=right|0,056|| align=right|5,67|| align=right|4,734||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23888)||1998 SZ24|| align=right|14,6|| align=right|2,536|| align=right|0,154|| align=right|7,20|| align=right|4,037||MBA||18. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23889) Hermanngrassmann||1998 SC28|| align=right|14,8|| align=right|3,097|| align=right|0,167|| align=right|00,78|| align=right|5,450||MBA||26. září 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(23890)||1998 SO35|| align=right|14,7|| align=right|2,709|| align=right|0,033|| align=right|2,33|| align=right|4,458||MBA||22. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23891)||1998 SC49|| align=right|14,3|| align=right|2,867|| align=right|0,048|| align=right|2,31|| align=right|4,854||MBA||23. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(23892)||1998 SH49|| align=right|14,4|| align=right|2,559|| align=right|0,187|| align=right|12,76|| align=right|4,092||MBA||23. září 1998||Uccle||T. Pauwels
|-
|(23893)||1998 SL54|| align=right|14,8|| align=right|2,427|| align=right|0,177|| align=right|1,79|| align=right|3,779||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23894)||1998 SM56|| align=right|14,3|| align=right|3,053|| align=right|0,077|| align=right|5,52|| align=right|5,334||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23895)||1998 SH58|| align=right|13,9|| align=right|2,575|| align=right|0,174|| align=right|8,31|| align=right|4,132||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23896)||1998 SF59|| align=right|13,8|| align=right|2,975|| align=right|0,044|| align=right|10,65|| align=right|5,132||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23897)||1998 SA60|| align=right|14,1|| align=right|2,728|| align=right|0,051|| align=right|4,03|| align=right|4,505||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23898)||1998 SG60|| align=right|12,9|| align=right|3,202|| align=right|0,167|| align=right|2,53|| align=right|5,728||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23899)||1998 SE61|| align=right|13,3|| align=right|2,696|| align=right|0,149|| align=right|13,23|| align=right|4,426||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23900)||1998 SO61|| align=right|13,3|| align=right|2,788|| align=right|0,037|| align=right|3,27|| align=right|4,655||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23901)||1998 SU62|| align=right|13,8|| align=right|2,982|| align=right|0,071|| align=right|00,96|| align=right|5,150||MBA||25. září 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23902)||1998 SN64|| align=right|13,9|| align=right|2,558|| align=right|0,200|| align=right|12,21|| align=right|4,090||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23903)||1998 SK65|| align=right|14,0|| align=right|2,735|| align=right|0,181|| align=right|5,21|| align=right|4,523||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23904)||1998 SE70|| align=right|15,0|| align=right|2,569|| align=right|0,134|| align=right|8,62|| align=right|4,117||MBA||21. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23905)||1998 SQ70|| align=right|13,6|| align=right|2,962|| align=right|0,116|| align=right|2,34|| align=right|5,096||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23906)||1998 SB72|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,168|| align=right|2,61|| align=right|5,472||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23907)||1998 SH72|| align=right|14,8|| align=right|2,398|| align=right|0,206|| align=right|3,12|| align=right|3,714||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23908)||1998 SL80|| align=right|13,8|| align=right|2,446|| align=right|0,159|| align=right|13,49|| align=right|3,824||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23909)||1998 SZ96|| align=right|15,0|| align=right|2,582|| align=right|0,091|| align=right|15,41|| align=right|4,147||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23910)||1998 SP115|| align=right|13,7|| align=right|3,057|| align=right|0,229|| align=right|1,48|| align=right|5,343||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23911)||1998 SF128|| align=right|13,7|| align=right|3,180|| align=right|0,053|| align=right|14,30|| align=right|5,669||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23912)||1998 SU128|| align=right|13,7|| align=right|2,879|| align=right|0,056|| align=right|3,03|| align=right|4,884||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23913)||1998 SB129|| align=right|13,9|| align=right|2,436|| align=right|0,100|| align=right|6,57|| align=right|3,800||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23914)||1998 SO129|| align=right|13,7|| align=right|2,941|| align=right|0,054|| align=right|2,61|| align=right|5,043||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23915)||1998 SN130|| align=right|14,0|| align=right|3,122|| align=right|0,193|| align=right|00,80|| align=right|5,515||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23916)||1998 SD131|| align=right|13,5|| align=right|3,146|| align=right|0,085|| align=right|4,86|| align=right|5,580||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23917)||1998 SV132|| align=right|13,2|| align=right|3,001|| align=right|0,066|| align=right|6,48|| align=right|5,199||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23918)||1998 SH133|| align=right|13,1|| align=right|3,147|| align=right|0,101|| align=right|13,51|| align=right|5,582||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23919)||1998 SV134|| align=right|13,3|| align=right|3,181|| align=right|0,218|| align=right|1,79|| align=right|5,673||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23920)||1998 SE135|| align=right|13,5|| align=right|3,140|| align=right|0,206|| align=right|9,25|| align=right|5,563||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23921)||1998 SH135|| align=right|13,6|| align=right|3,109|| align=right|0,062|| align=right|10,75|| align=right|5,482||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23922)||1998 SR135|| align=right|14,4|| align=right|3,102|| align=right|0,163|| align=right|3,96|| align=right|5,463||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23923)||1998 SA137|| align=right|13,8|| align=right|2,607|| align=right|0,212|| align=right|14,37|| align=right|4,209||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23924)||1998 SX140|| align=right|14,3|| align=right|2,403|| align=right|0,178|| align=right|1,84|| align=right|3,725||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23925)||1998 SZ140|| align=right|13,2|| align=right|2,861|| align=right|0,008|| align=right|1,76|| align=right|4,839||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23926)||1998 SU141|| align=right|15,4|| align=right|2,691|| align=right|0,229|| align=right|13,61|| align=right|4,413||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23927)||1998 SS144|| align=right|14,3|| align=right|2,987|| align=right|0,113|| align=right|9,88|| align=right|5,161||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23928)||1998 ST160|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,077|| align=right|2,49|| align=right|5,142||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23929)||1998 SU163|| align=right|13,8|| align=right|2,555|| align=right|0,146|| align=right|9,66|| align=right|4,084||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23930)||1998 SX163|| align=right|13,3|| align=right|3,091|| align=right|0,090|| align=right|11,51|| align=right|5,435||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23931)||1998 SV164|| align=right|13,5|| align=right|2,412|| align=right|0,071|| align=right|7,96|| align=right|3,744||MBA||21. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23932)||1998 TN2|| align=right|15,3|| align=right|2,387|| align=right|0,073|| align=right|6,88|| align=right|3,686||MBA||13. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23933)||1998 TD3|| align=right|12,5|| align=right|3,192|| align=right|0,169|| align=right|25,27|| align=right|5,703||MBA||14. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(23934)||1998 TN5|| align=right|12,8|| align=right|3,119|| align=right|0,096|| align=right|13,18|| align=right|5,507||MBA||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23935)||1998 TU6|| align=right|14,3|| align=right|2,935|| align=right|0,127|| align=right|2,75|| align=right|5,026||MBA||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23936)||1998 TV6|| align=right|12,8|| align=right|3,187|| align=right|0,048|| align=right|15,61|| align=right|5,687||MBA||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23937)||1998 TR15|| align=right|15,2|| align=right|2,330|| align=right|0,099|| align=right|5,05|| align=right|3,555||MBA||15. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23938)||1998 TR33|| align=right|13,9|| align=right|2,873|| align=right|0,148|| align=right|2,72|| align=right|4,869||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23939)||1998 TV33|| align=right|11,4|| align=right|5,092|| align=right|0,042|| align=right|9,94|| align=right|11,49||JUT||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23940)||1998 UE|| align=right|13,8|| align=right|2,328|| align=right|0,157|| align=right|25,23|| align=right|3,551||MBA||16. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(23941)||1998 UW1|| align=right|12,7|| align=right|2,671|| align=right|0,193|| align=right|14,03|| align=right|4,365||MBA||16. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23942)||1998 UX1|| align=right|13,2|| align=right|3,017|| align=right|0,125|| align=right|11,12|| align=right|5,240||MBA||16. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23943)||1998 UO2|| align=right|14,4|| align=right|2,743|| align=right|0,159|| align=right|13,00|| align=right|4,542||MBA||20. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23944)||1998 UR3|| align=right|14,7|| align=right|2,621|| align=right|0,139|| align=right|13,29|| align=right|4,241||MBA||20. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23945)||1998 US4|| align=right|13,6|| align=right|3,145|| align=right|0,112|| align=right|23,66|| align=right|5,577||MBA||20. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23946)||1998 UL6|| align=right|12,8|| align=right|2,997|| align=right|0,057|| align=right|12,20|| align=right|5,188||MBA||22. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23947)||1998 UH16|| align=right|12,0|| align=right|5,253|| align=right|0,068|| align=right|3,61|| align=right|12,04||JUT||23. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23948)||1998 UQ18|| align=right|12,5|| align=right|3,003|| align=right|0,058|| align=right|11,14|| align=right|5,202||MBA||25. října 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23949)||1998 UP21|| align=right|14,2|| align=right|3,005|| align=right|0,099|| align=right|9,04|| align=right|5,207||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23950)||1998 UM24|| align=right|14,5|| align=right|2,569|| align=right|0,160|| align=right|8,87|| align=right|4,116||MBA||18. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23951)||1998 UX25|| align=right|13,6|| align=right|3,008|| align=right|0,145|| align=right|12,77|| align=right|5,215||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23952)||1998 UU28|| align=right|13,4|| align=right|3,065|| align=right|0,102|| align=right|10,83|| align=right|5,366||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23953)||1998 UV30|| align=right|14,1|| align=right|2,806|| align=right|0,207|| align=right|9,28|| align=right|4,700||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23954)||1998 UT35|| align=right|13,8|| align=right|2,996|| align=right|0,026|| align=right|10,18|| align=right|5,184||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23955)||1998 UO44|| align=right|14,0|| align=right|3,055|| align=right|0,121|| align=right|8,43|| align=right|5,339||MBA||18. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23956)||1998 VD9|| align=right|13,1|| align=right|2,894|| align=right|0,124|| align=right|16,41|| align=right|4,921||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23957)||1998 VL16|| align=right|13,8|| align=right|3,056|| align=right|0,112|| align=right|10,10|| align=right|5,342||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23958)||1998 VD30|| align=right|9,9|| align=right|5,228|| align=right|0,099|| align=right|24,92|| align=right|11,96||JUT||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23959)||1998 VZ36|| align=right|13,1|| align=right|2,696|| align=right|0,131|| align=right|12,83|| align=right|4,426||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23960)||1998 VL37|| align=right|13,9|| align=right|2,624|| align=right|0,149|| align=right|13,50|| align=right|4,249||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23961)||1998 VL39|| align=right|13,3|| align=right|3,177|| align=right|0,023|| align=right|11,55|| align=right|5,661||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23962)||1998 WO1|| align=right|13,0|| align=right|3,162|| align=right|0,191|| align=right|2,63|| align=right|5,623||MBA||18. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23963)||1998 WY8|| align=right|11,5|| align=right|5,159|| align=right|0,088|| align=right|4,15|| align=right|11,72||JUT||18. listopadu 1998||Chichibu||N. Sato
|-
|(23964)||1998 WR15|| align=right|13,7|| align=right|3,182|| align=right|0,203|| align=right|5,55|| align=right|5,677||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23965)||1998 WP16|| align=right|13,6|| align=right|3,017|| align=right|0,077|| align=right|11,44|| align=right|5,239||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23966)||1998 WO22|| align=right|14,1|| align=right|2,589|| align=right|0,296|| align=right|5,81|| align=right|4,165||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23967)||1998 XQ12|| align=right|12,5|| align=right|3,016|| align=right|0,133|| align=right|14,28|| align=right|5,238||MBA||14. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23968)||1998 XA13|| align=right|10,6|| align=right|5,226|| align=right|0,161|| align=right|12,53|| align=right|11,95||JUT||8. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23969)||1998 XF78|| align=right|12,7|| align=right|3,147|| align=right|0,062|| align=right|15,45|| align=right|5,581||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(23970)||1998 YP6|| align=right|11,7|| align=right|5,255|| align=right|0,066|| align=right|32,14|| align=right|12,05||JUT||21. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(23971)||1998 YU9|| align=right|13,6|| align=right|2,364|| align=right|0,135|| align=right|12,83|| align=right|3,635||MBA||25. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(23972)||1999 AA|| align=right|12,8|| align=right|2,998|| align=right|0,092|| align=right|10,23|| align=right|5,191||MBA||3. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23973)||1999 CA4|| align=right|11,9|| align=right|3,017|| align=right|0,099|| align=right|10,15|| align=right|5,241||MBA||5. února 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(23974)||1999 CK12|| align=right|14,9|| align=right|1,920|| align=right|0,102|| align=right|18,62|| align=right|2,660||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23975)||1999 CU81|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,131|| align=right|4,39|| align=right|3,616||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23976)||1999 DZ6|| align=right|13,3|| align=right|2,611|| align=right|0,116|| align=right|13,25|| align=right|4,219||MBA||23. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23977)||1999 GW6|| align=right|13,0|| align=right|2,636|| align=right|0,127|| align=right|26,03|| align=right|4,279||MBA||14. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23978)||1999 JF21|| align=right|13,5|| align=right|2,653|| align=right|0,232|| align=right|6,31|| align=right|4,320||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23979)||1999 JL82|| align=right|13,5|| align=right|2,583|| align=right|0,221|| align=right|13,87|| align=right|4,151||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23980)||1999 JA124|| align=right|14,3|| align=right|2,401|| align=right|0,147|| align=right|7,24|| align=right|3,720||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23981)||1999 LC4|| align=right|15,1|| align=right|2,305|| align=right|0,080|| align=right|6,92|| align=right|3,499||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23982)||1999 LM12|| align=right|13,4|| align=right|2,579|| align=right|0,241|| align=right|7,94|| align=right|4,142||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23983)||1999 NS11|| align=right|15,4|| align=right|2,301|| align=right|0,309|| align=right|7,09|| align=right|3,489||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23984)||1999 NC42|| align=right|14,0|| align=right|2,584|| align=right|0,189|| align=right|13,56|| align=right|4,152||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23985)||1999 NB53|| align=right|13,5|| align=right|2,647|| align=right|0,131|| align=right|12,61|| align=right|4,306||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23986)||1999 NZ53|| align=right|13,1|| align=right|3,109|| align=right|0,208|| align=right|16,33|| align=right|5,480||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23987)||1999 NB63|| align=right|11,2|| align=right|5,179|| align=right|0,168|| align=right|21,44|| align=right|11,79||JUT||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23988) Maungakiekie||1999 RB|| align=right|13,3|| align=right|2,857|| align=right|0,185|| align=right|12,27|| align=right|4,830||MBA||2. září 1999||Auckland||I. P. Griffin
|-
|(23989) Farpoint||1999 RF|| align=right|14,7|| align=right|2,618|| align=right|0,193|| align=right|14,64|| align=right|4,235||MBA||3. září 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(23990) Springsteen||1999 RM1|| align=right|16,4|| align=right|2,198|| align=right|0,059|| align=right|2,57|| align=right|3,257||MBA||4. září 1999||Auckland||I. P. Griffin
|-
|(23991)||1999 RD3|| align=right|14,8|| align=right|2,282|| align=right|0,137|| align=right|2,45|| align=right|3,447||MBA||6. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23992)||1999 RO11|| align=right|15,6|| align=right|2,316|| align=right|0,188|| align=right|5,32|| align=right|3,524||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23993)||1999 RS13|| align=right|13,7|| align=right|2,584|| align=right|0,150|| align=right|13,16|| align=right|4,154||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23994)||1999 RA14|| align=right|15,9|| align=right|2,441|| align=right|0,163|| align=right|2,37|| align=right|3,813||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23995)||1999 RX17|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,201|| align=right|1,76|| align=right|3,596||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23996)||1999 RT27|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,165|| align=right|2,88|| align=right|3,648||MBA||8. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23997)||1999 RW27|| align=right|12,8|| align=right|2,609|| align=right|0,287|| align=right|14,05|| align=right|4,213||MBA||8. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23998)||1999 RP29|| align=right|15,7|| align=right|1,935|| align=right|0,053|| align=right|18,12|| align=right|2,691||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23999) Rinner||1999 RA33|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,133|| align=right|1,18|| align=right|3,762||MBA||9. září 1999||St. Michel sur Meu||L. Bernasconi
|-
|(24000) Patrickdufour||1999 RB33|| align=right|15,4|| align=right|2,254|| align=right|0,196|| align=right|6,13|| align=right|3,384||MBA||10. září 1999||St. Michel sur Meu||L. Bernasconi
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek